Список всех описанных видов пауков семейства Lycosidae на 29 декабря 2013 года.

Acantholycosa 
Acantholycosa Dahl, 1908
 Acantholycosa aborigenica Zyuzin & Marusik, 1988 — Россия, Монголия
 Acantholycosa altaiensis Marusik, Azarkina & Koponen, 2004 — Россия
 Acantholycosa azarkinae Marusik & Omelko, 2011 — Россия
 Acantholycosa azheganovae (Lobanova, 1978) — Россия
 Acantholycosa azyuzini Marusik, Hippa & Koponen, 1996 — Россия
 Acantholycosa baltoroi (Caporiacco, 1935) — Кашмир, Непал, Китай
 Acantholycosa dudkoromani Marusik, Azarkina & Koponen, 2004 — Россия
 Acantholycosa dudkorum Marusik, Azarkina & Koponen, 2004 — Россия
 Acantholycosa katunensis Marusik, Azarkina & Koponen, 2004 — Россия
 Acantholycosa khakassica Marusik, Azarkina & Koponen, 2004 — Россия
 Acantholycosa kurchumensis Marusik, Azarkina & Koponen, 2004 — Казахстан
 Acantholycosa levinae Marusik, Azarkina & Koponen, 2004 — Россия
 Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) — Палеарктика
 Acantholycosa logunovi Marusik, Azarkina & Koponen, 2004 — Россия
 Acantholycosa mordkovitchi Marusik, Azarkina & Koponen, 2004 — Россия
 Acantholycosa norvegica (Thorell, 1872) — Палеарктика
 Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) — Европа
 Acantholycosa oligerae Marusik, Azarkina & Koponen, 2004 — Россия
 Acantholycosa paraplumalis Marusik, Azarkina & Koponen, 2004 — Россия
 Acantholycosa pedestris (Simon, 1876) — Европа
 Acantholycosa petrophila Marusik, Azarkina & Koponen, 2004 — Россия
 Acantholycosa plumalis Marusik, Azarkina & Koponen, 2004 — Россия
 Acantholycosa sayanensis Marusik, Azarkina & Koponen, 2004 — Россия
 Acantholycosa solituda (Levi & Levi, 1951) — США, Канада
 Acantholycosa spinembolus Marusik, Azarkina & Koponen, 2004 — Россия
 Acantholycosa sterneri (Marusik, 1993) — Россия, Монголия
 Acantholycosa sundukovi Marusik, Azarkina & Koponen, 2004 — Россия
 Acantholycosa tarbagataica Marusik & Logunov, 2011 — Казахстан
 Acantholycosa zinchenkoi Marusik, Azarkina & Koponen, 2004 — Россия, Казахстан

Adelocosa 
Adelocosa Gertsch, 1973
 Adelocosa anops Gertsch, 1973 — Гавайи

Agalenocosa 
Agalenocosa Mello-Leitao, 1944
 Agalenocosa bryantae (Roewer, 1951) — Гаити
 Agalenocosa chacoensis (Mello-Leitao, 1942) — Аргентина
 Agalenocosa denisi (Caporiacco, 1947) — Гайана
 Agalenocosa fallax (L. Koch, 1877) — Квинсленд
 Agalenocosa fimbriata Mello-Leitao, 1944 — Аргентина
 Agalenocosa gentilis Mello-Leitao, 1944 — Аргентина
 Agalenocosa helvola (C. L. Koch, 1847) — Мексика, Колумбия
 Agalenocosa kolbei (Dahl, 1908) — Архипелаг Бисмарка
 Agalenocosa luteonigra (Mello-Leitao, 1945) — Аргентина
 Agalenocosa melanotaenia (Mello-Leitao, 1941) — Аргентина
 Agalenocosa pickeli (Mello-Leitao, 1937) — Бразилия
 Agalenocosa punctata Mello-Leitao, 1944 — Аргентина
 Agalenocosa singularis Mello-Leitao, 1944 — Аргентина
 Agalenocosa subinermis (Simon, 1897) — Индия
 Agalenocosa yaucensis (Petrunkevitch, 1929) — Пуэрто-Рико

Aglaoctenus 
Aglaoctenus Tullgren, 1905
 Aglaoctenus castaneus (Mello-Leitao, 1942) — Бразилия, Эквадор, Перу, Аргентина
 Aglaoctenus lagotis (Holmberg, 1876) — от Колумбии до Аргентины
 Aglaoctenus oblongus (C. L. Koch, 1847) — Бразилия, Уругвай, Аргентина
 Aglaoctenus puyen Piacentini, 2011 — Аргентина
 Aglaoctenus yacytata Piacentini, 2011 — Аргентина

Algidus 
Algidus Simon, 1898
 Algidus marmoratus Simon, 1898 — Венесуэла

Allocosa 
Allocosa Banks, 1900
 Allocosa abmingani (Hickman, 1944) — Южная Австралия
 Allocosa absoluta (Gertsch, 1934) — США, Мексика
 Allocosa adolphifriederici (Strand, 1913) — Центральная, Восточная Африка, Занзибар
 Allocosa albiconspersa Roewer, 1959 — Руанда
 Allocosa albonotata (Schmidt, 1895) — Россия
 Allocosa algoensis (Pocock, 1900) — Южная Африка
 Allocosa alticeps (Mello-Leitao, 1944) — Аргентина
 Allocosa apora (Gertsch, 1934) — от США до Коста-Рики
 Allocosa aurata (Purcell, 1903) — Южная Африка
 Allocosa aurichelis Roewer, 1959 — Южная Африка
 Allocosa bersabae Roewer, 1959 — Намибия
 Allocosa biserialis Roewer, 1959 — Конго
 Allocosa brasiliensis (Petrunkevitch, 1910) — Бразилия, Уругвай, Аргентина, Чили
 Allocosa caboverdensis Schmidt & Krause, 1995 — Кабо-Верде
 Allocosa calamarica (Strand, 1914) — Колумбия
 Allocosa cambridgei (Simon, 1876) — Турция, Сирия
 Allocosa chamberlini (Gertsch, 1934) — США
 Allocosa clariventris (Guy, 1966) — Марокко
 Allocosa comotti (Thorell, 1887) — Мьянма
 Allocosa danneili (Dahl, 1908) — Архипелаг Бисмарка
 Allocosa delagoa Roewer, 1959 — Мозамбик
 Allocosa delesserti (Caporiacco, 1941) — Эфиопия
 Allocosa deserticola (Simon, 1898) — Египет
 Allocosa dingosaeformis (Guy, 1966) — Марокко
 Allocosa dubia (Walckenaer, 1837) — Бразилия
 Allocosa dufouri (Simon, 1876) — Португалия, Испания
 Allocosa edeala Roewer, 1959 — Камерун
 Allocosa efficiens Roewer, 1959 — Конго, Руанда
 Allocosa excusor (L. Koch, 1867) — Квинсленд
 Allocosa exserta Roewer, 1959 — Ботсвана, Южная Африка
 Allocosa faberrima (Simon, 1910) — Намибия
 Allocosa finkei (Hickman, 1944) — Южная Австралия
 Allocosa flavisternis (L. Koch, 1877) — Квинсленд, Новый Южный Уэльс
 Allocosa floridiana (Chamberlin, 1908) — США
 Allocosa funerea (Hentz, 1844) — США
 Allocosa furtiva (Gertsch, 1934) — США
 Allocosa gabesia Roewer, 1959 — Тунис
 Allocosa glochidea Roewer, 1959 — Намибия
 Allocosa gorontalensis (Merian, 1911) — Сулавеси
 Allocosa gracilitarsis (Purcell, 1903) — Южная Африка
 Allocosa guianensis (Caporiacco, 1947) — Гайана
 Allocosa halei (Hickman, 1944) — Северные Территории
 Allocosa handschini (Schenkel, 1937) — Марокко
 Allocosa hasselti (L. Koch, 1877) — Квинсленд, Южная Австралия
 Allocosa hirsuta (Bosenberg & Lenz, 1895) — Центральная, Восточная Африка
 Allocosa hostilis (L. Koch, 1877) — Фиджи
 Allocosa hugonis (Strand, 1911) — Ару
 Allocosa illegalis (Strand, 1906) — Эфиопия
 Allocosa ituriana (Strand, 1913) — Центральная Африка
 Allocosa iturianella Roewer, 1959 — Кения, Уганда
 Allocosa kalaharensis (Simon, 1910) — Намибия, Южная Африка
 Allocosa karissimbica (Strand, 1913) — Центральная, Восточная Африка
 Allocosa kazibana Roewer, 1959 — Конго, Руанда, Танзания
 Allocosa kulagini (Spassky, 1941) — Таджикистан
 Allocosa laetella (Strand, 1907) — Молуккские острова
 Allocosa lawrencei (Roewer, 1951) — Южная Африка
 Allocosa leucotricha Roewer, 1959 — Конго
 Allocosa lombokensis (Strand, 1913) — Ломбок
 Allocosa mafensis (Lawrence, 1927) — Намибия
 Allocosa mahengea Roewer, 1959 — Танзания
 Allocosa manmaka Roewer, 1960 — Афганистан
 Allocosa maroccana Roewer, 1959 — Марокко
 Allocosa marshalli (Pocock, 1901) — Южная Африка
 Allocosa martinicensis (Strand, 1910) — Martinique
 Allocosa marua Roewer, 1959 — Камерун
 Allocosa mascatensis (Simon, 1898) — Oman
 Allocosa mexicana (Banks, 1898) — Мексика
 Allocosa millica (Strand, 1906) — США
 Allocosa mirabilis (Strand, 1906) — Эфиопия
 Allocosa mogadorensis (Simon, 1909) — Марокко
 Allocosa mokiensis Gertsch, 1934 — США
 Allocosa molicola (Strand, 1906) — Эфиопия
 Allocosa montana Roewer, 1959 — Танзания
 Allocosa morelosiana (Gertsch & Davis, 1940) — США, Мексика
 Allocosa mossambica Roewer, 1959 — Мозамбик
 Allocosa mossamedesa Roewer, 1959 — Ангола
 Allocosa mulaiki (Gertsch, 1934) — США
 Allocosa mutilata Mello-Leitao, 1937 — Бразилия
 Allocosa nanahuensis (Badcock, 1932) — Парагвай
 Allocosa nebulosa Roewer, 1959 — Конго
 Allocosa nigella (Caporiacco, 1940) — Эфиопия
 Allocosa nigripes (Guy, 1966) — Марокко
 Allocosa nigriventris (Guy, 1966) — Марокко
 Allocosa nigrofulva (Caporiacco, 1955) — Венесуэла
 Allocosa noctuabunda (Montgomery, 1904) — США, Мексика
 Allocosa obscuroides (Strand, 1906) — Ява, Австралия
 Allocosa obturata (Lawrence, 1928) — Намибия
 Allocosa olivieri (Simon, 1876) — Сирия, Израиль
 Allocosa orinus (Chamberlin, 1916) — Перу
 Allocosa otavia Roewer, 1959 — Намибия
 Allocosa palabunda (L. Koch, 1877) — Австралия, Новая Каледония
 Allocosa pallideflava (Lawrence, 1936) — Намибия
 Allocosa panamena Chamberlin, 1925 — от Мексики до Эквадора
 Allocosa paraguayensis (Roewer, 1951) — Парагвай
 Allocosa pardala (Strand, 1909) — Бразилия
 Allocosa parva (Banks, 1894) — от США до Коста-Рики
 Allocosa parvivulva (Lawrence, 1927) — Намибия
 Allocosa pellita Roewer, 1960 — Афганистан
 Allocosa perfecta Roewer, 1959 — Намибия
 Allocosa pistia (Strand, 1913) — Центральная, Восточная Африка
 Allocosa plumipes Roewer, 1959 — Танзания
 Allocosa pugnatrix (Keyserling, 1877) — Центральная Америка, Вест-Индия
 Allocosa pulchella Roewer, 1959 — Намибия
 Allocosa pylora Chamberlin, 1925 — США
 Allocosa quadrativulva (Caporiacco, 1955) — Венесуэла
 Allocosa retenta (Gertsch & Wallace, 1935) — США
 Allocosa ruwenzorensis (Strand, 1913) — Восточная Африка
 Allocosa samoana (Roewer, 1951) — Самоа
 Allocosa sangtoda Roewer, 1960 — Афганистан
 Allocosa schoenlandi (Pocock, 1900) — Южная Африка
 Allocosa schubotzi (Strand, 1913) — Руанда
 Allocosa sefrana (Schenkel, 1937) — Алжир
 Allocosa sennaris Roewer, 1959 — Судан
 Allocosa sjostedti (Lessert, 1926) — Восточная Африка, Руанда
 Allocosa soluta (Tullgren, 1905) — Боливия
 Allocosa sublata (Montgomery, 1902) — США
 Allocosa suboculata Guy, 1966 — Северная Африка
 Allocosa subparva Dondale & Redner, 1983 — США, Мексика
 Allocosa tagax (Thorell, 1897) — Мьянма
 Allocosa tangana Roewer, 1959 — Танзания
 Allocosa tarentulina (Audouin, 1826) — Северная Африка
 Allocosa tenebrosa (Thorell, 1897) — Мьянма
 Allocosa testacea Roewer, 1959 — Южная Африка
 Allocosa thieli (Dahl, 1908) — Архипелаг Бисмарка
 Allocosa tremens (O. P.-Cambridge, 1876) — Северная Африка
 Allocosa tuberculipalpa (Caporiacco, 1940) — Центральная, Восточная Африка
 Allocosa umtalica (Purcell, 1903) — Восточная, Южная Африка
 Allocosa utahana Dondale & Redner, 1983 — США
 Allocosa venezuelica (Caporiacco, 1955) — Венесуэла
 Allocosa veracruzana (Gertsch & Davis, 1940) — Мексика
 Allocosa wittei Roewer, 1959 — Конго
 Allocosa woodwardi (Simon, 1909) — Западная Австралия
 Allocosa yurae (Strand, 1908) — Перу, Чили
 Allocosa zualella (Strand, 1907) — Новый Южный Уэльс

Allotrochosina 
Allotrochosina Roewer, 1960
 Allotrochosina karri Vink, 2001 — Западная Австралия
 Allotrochosina schauinslandi (Simon, 1899) — Новая Зеландия, Чатем
 Allotrochosina walesiana Framenau, 2008 — Новый Южный Уэльс

Alopecosa 
Alopecosa Simon, 1885
 Alopecosa accentuata (Latreille, 1817) — Палеарктика
 Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) — Голарктика
 Alopecosa akkolka Marusik, 1995 — Казахстан, Китай
 Alopecosa albofasciata (Brulle, 1832) — от Средиземноморья до Центральной Азии
 Alopecosa albofasciata rufa (Franganillo, 1918) — Испания
 Alopecosa albostriata (Grube, 1861) — Россия, Казахстан, Китай, Корея
 Alopecosa albovittata (Schmidt, 1895) — Россия
 Alopecosa alpicola (Simon, 1876) — Палеарктика
 Alopecosa alpicola soriculata (Simon, 1876) — Франция, Италия
 Alopecosa alpicola vidua (Simon, 1937) — Франция
 Alopecosa andesiana (Berland, 1913) — Эквадор
 Alopecosa artenarensis Wunderlich, 1992 — Канарские Острова
 Alopecosa atis Caporiacco, 1949 — Северная Африка
 Alopecosa atypica Ponomarev, 2008 — Казахстан
 Alopecosa auripilosa (Schenkel, 1953) — Россия, Китай, Корея
 Alopecosa aurita Chen, Song & Kim, 2001 — Китай
 Alopecosa azsheganovae Esyunin, 1996 — Россия
 Alopecosa balinensis (Giltay, 1935) — Бали
 Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833) — Палеарктика
 Alopecosa barbipes oreophila (Simon, 1937) — Франция
 Alopecosa beckeri (Thorell, 1875) — Украина
 Alopecosa camerunensis Roewer, 1960 — Камерун
 Alopecosa canaricola Schmidt, 1982 — Канарские Острова
 Alopecosa cedroensis Wunderlich, 1992 — Канарские Острова
 Alopecosa chagyabensis Hu & Li, 1987 — Китай
 Alopecosa cinnameopilosa (Schenkel, 1963) — Россия, Китай, Корея, Япония
 Alopecosa cronebergi (Thorell, 1875) — Венгрия, Россия, Украина
 Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) — Палеарктика
 Alopecosa cursor (Hahn, 1831) — Палеарктика
 Alopecosa cursor cursorioides Charitonov, 1969 — Россия, Центральная Азия
 Alopecosa curtohirta Tang, Urita & Song, 1993 — Китай
 Alopecosa deserta Ponomarev, 2007 — Казахстан
 Alopecosa disca Tang et al., 1997 — Китай
 Alopecosa dryada Cordes, 1996 — Греция
 Alopecosa edax (Thorell, 1875) — Польша, Китай
 Alopecosa ermolaevi Savelyeva, 1972 — Казахстан
 Alopecosa etrusca Lugetti & Tongiorgi, 1969 — Италия, Турция
 Alopecosa exasperans (O. P.-Cambridge, 1877) — Канада, Гренландия
 Alopecosa fabrilis (Clerck, 1757) — Палеарктика
 Alopecosa fabrilis trinacriae Lugetti & Tongiorgi, 1969 — Сицилия
 Alopecosa fedotovi (Charitonov, 1946) — Центральная Азия
 Alopecosa fuerteventurensis Wunderlich, 1992 — Канарские Острова
 Alopecosa fulvastra Caporiacco, 1955 — Венесуэла
 Alopecosa gomerae (Strand, 1911) — Канарские Острова
 Alopecosa gracilis (Bosenberg, 1895) — Канарские Острова
 Alopecosa grancanariensis Wunderlich, 1992 — Канарские Острова
 Alopecosa hamata (Schenkel, 1963) — Китай
 Alopecosa hermiguensis Wunderlich, 1992 — Канарские Острова
 Alopecosa himalayaensis Hu, 2001 — Китай
 Alopecosa hingganica Tang, Urita & Song, 1993 — Монголия, Китай
 Alopecosa hirta (Kulczynski, 1908) — Россия
 Alopecosa hirtipes (Kulczynski, 1907) — Канада, Аляска, Россия
 Alopecosa hoevelsi Schmidt & Barensteiner, 2000 — Китай
 Alopecosa hokkaidensis Tanaka, 1985 — Россия, Китай, Япония
 Alopecosa huabanna Chen, Song & Gao, 2000 — Китай
 Alopecosa hui Chen, Song & Kim, 2001 — Китай
 Alopecosa inderensis Ponomarev, 2007 — Казахстан
 Alopecosa inimica (O. P.-Cambridge, 1885) — Таджикистан
 Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) — Палеарктика
 Alopecosa irinae Lobanova, 1978 — Россия
 Alopecosa kalahariana Roewer, 1960 — Ботсвана
 Alopecosa kalavrita Buchar, 2001 — Греция
 Alopecosa kaplanovi Oliger, 1983 — Россия
 Alopecosa kasakhstanica Savelyeva, 1972 — Россия, Казахстан
 Alopecosa kochi (Keyserling, 1877) — Северная Америка
 Alopecosa kovblyuki Nadolny & Ponomarev, 2012 — Россия, Украина
 Alopecosa kratochvili (Schenkel, 1963) — Китай
 Alopecosa kronebergi Andreeva, 1976 — Центральная Азия
 Alopecosa krynickii (Thorell, 1875) — Украина
 Alopecosa kulczynski Sternbergs, 1979 — Россия
 Alopecosa kulczynskii (Bosenberg, 1895) — Канарские Острова
 Alopecosa kulsaryensis Ponomarev, 2012 — Казахстан
 Alopecosa kungurica Esyunin, 1996 — Россия
 Alopecosa kuntzi Denis, 1953 — Сицилия, Йемен
 Alopecosa laciniosa (Simon, 1876) — Франция
 Alopecosa lallemandi (Berland, 1913) — Эквадор
 Alopecosa latifasciata (Kroneberg, 1875) — Центральная Азия
 Alopecosa leonhardii (Strand, 1913) — Центральная Австралия
 Alopecosa lessertiana Brignoli, 1983 — Китай
 Alopecosa licenti (Schenkel, 1953) — Россия, Монголия, Китай, Корея
 Alopecosa lindbergi Roewer, 1960 — Афганистан
 Alopecosa linzhan Chen & Song, 2003 — Китай
 Alopecosa litvinovi Izmailova, 1989 — Россия
 Alopecosa longicymbia Savelyeva, 1972 — Казахстан
 Alopecosa madigani (Hickman, 1944) — Северные Территории
 Alopecosa mariae (Dahl, 1908) — Палеарктика
 Alopecosa mariae orientalis (Kolosvary, 1934) — Венгрия
 Alopecosa marikovskyi Logunov, 2013 — Казахстан
 Alopecosa medvedevi Ponomarev, 2009 — Казахстан
 Alopecosa mikhailovi Omelko, Marusik & Koponen, 2013 — Сахалин
 Alopecosa moesta (Holmberg, 1876) — Аргентина
 Alopecosa mojonia (Mello-Leitao, 1941) — Аргентина
 Alopecosa moriutii Tanaka, 1985 — Россия, Корея, Япония
 Alopecosa mutabilis (Kulczynski, 1908) — Россия, Аляска
 Alopecosa nagpag Chen, Song & Kim, 2001 — Китай
 Alopecosa nemurensis (Strand, 1907) — Япония
 Alopecosa nigricans (Simon, 1886) — Аргентина, Фолклендские острова
 Alopecosa nitidus Hu, 2001 — Китай
 Alopecosa notabilis (Schmidt, 1895) — Казахстан
 Alopecosa nybelini Roewer, 1960 — Афганистан
 Alopecosa oahuensis (Keyserling, 1890) — Гавайи
 Alopecosa obscura Schmidt, 1980 — Канарские Острова
 Alopecosa obsoleta (C. L. Koch, 1847) — Туркменистан
 Alopecosa orbisaca Peng et al., 1997 — Китай
 Alopecosa orotavensis (Strand, 1916) — Канарские Острова
 Alopecosa osa Marusik, Hippa & Koponen, 1996 — Россия
 Alopecosa osellai Lugetti & Tongiorgi, 1969 — Испания
 Alopecosa ovalis Chen, Song & Gao, 2000 — Китай
 Alopecosa palmae Schmidt, 1982 — Канарские Острова
 Alopecosa pelusiaca (Audouin, 1826) — Северная Африка
 Alopecosa pentheri (Nosek, 1905) — Болгария, от Греции до Азербайджана
 Alopecosa pictilis (Emerton, 1885) — Голарктика
 Alopecosa pinetorum (Thorell, 1856) — Палеарктика
 Alopecosa psammophila Buchar, 2001 — Чехия, Словакия, Венгрия, Россия
 Alopecosa pseudocuneata (Schenkel, 1953) — Китай
 Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) — Палеарктика
 Alopecosa pulverulenta tridentina (Thorell, 1875) — Австрия
 Alopecosa raddei (Simon, 1889) — Центральная Азия
 Alopecosa rapa (Karsch, 1881) — Gilbert Islands
 Alopecosa reimoseri (Kolosvary, 1934) — Венгрия
 Alopecosa restricta Mello-Leitao, 1940 — Аргентина
 Alopecosa roeweri (Rosca, 1937) — Украина
 Alopecosa rosea Mello-Leitao, 1945 — Аргентина
 Alopecosa saurica Marusik, 1995 — Казахстан
 Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) — Палеарктика
 Alopecosa sciophila Ponomarev, 2008 — Казахстан
 Alopecosa sibirica (Kulczynski, 1908) — Россия, Монголия, Китай
 Alopecosa simoni (Thorell, 1872) — Средиземноморье
 Alopecosa sokhondoensis Logunov & Marusik, 1995 — Россия
 Alopecosa solitaria (Herman, 1879) — Европа, Россия
 Alopecosa solivaga (Kulczynski, 1901) — Россия, Монголия, Китай
 Alopecosa solivaga annulata (Kulczynski, 1916) — Россия
 Alopecosa solivaga borea (Kulczynski, 1908) — Россия
 Alopecosa solivaga katunjica (Ermolajev, 1937) — Россия
 Alopecosa solivaga lineata (Kulczynski, 1916) — Россия
 Alopecosa spasskyi Ponomarev, 2008 — Казахстан
 Alopecosa spinata Yu & Song, 1988 — Китай
 Alopecosa steppica Ponomarev, 2007 — Россия
 Alopecosa strandi (Rosca, 1936) — Румыния, Украина
 Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839) — Европа до Центральной Азии
 Alopecosa sublimbata Roewer, 1960 — Биоко
 Alopecosa subrufa (Schenkel, 1963) — Россия, Монголия, Китай
 Alopecosa subsolitaria Savelyeva, 1972 — Казахстан
 Alopecosa subvalida Guy, 1966 — Марокко
 Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) — Палеарктика
 Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) — Палеарктика
 Alopecosa taeniopus (Kulczynski, 1895) — от Болгарии до Китая
 Alopecosa tanakai Omelko & Marusik, 2008 — Россия
 Alopecosa thaleri Hepner & Paulus, 2007 — Канарские Острова
 Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) — Европа до Центральной Азии
 Alopecosa trabalis albica (Franganillo, 1913) — Испания
 Alopecosa tunetana Roewer, 1960 — Тунис
 Alopecosa uiensis Esyunin, 1996 — Россия
 Alopecosa upembania Roewer, 1960 — Конго
 Alopecosa valida (Lucas, 1846) — Марокко, Алжир
 Alopecosa virgata (Kishida, 1909) — Россия, Корея, Япония
 Alopecosa volubilis Yoo, Kim & Tanaka, 2004 — Россия, Корея, Япония
 Alopecosa wenxianensis Tang et al., 1997 — Китай
 Alopecosa xilinensis Peng et al., 1997 — Китай
 Alopecosa xiningensis Hu, 2001 — Китай
 Alopecosa xinjiangensis Hu & Wu, 1989 — Монголия, Китай
 Alopecosa yamalensis Esyunin, 1996 — Россия
 Alopecosa zyuzini Logunov & Marusik, 1995 — Россия, Монголия

Amblyothele 
Amblyothele Simon, 1910
 Amblyothele albocincta Simon, 1910 — Ботсвана
 Amblyothele atlantica Russell-Smith, Jocque & Alderweireldt, 2009 — Камерун
 Amblyothele ecologica Russell-Smith, Jocque & Alderweireldt, 2009 — Южная Африка
 Amblyothele hamatula Russell-Smith, Jocque & Alderweireldt, 2009 — Кот-д’Ивуар
 Amblyothele kivumba Russell-Smith, Jocque & Alderweireldt, 2009 — Руанда
 Amblyothele latedissipata Russell-Smith, Jocque & Alderweireldt, 2009 — Танзания, Мозамбик, Южная Африка
 Amblyothele longipes Russell-Smith, Jocque & Alderweireldt, 2009 — Кот-д’Ивуар, Того
 Amblyothele togona Roewer, 1960 — Кот-д’Ивуар, Камерун, Того, Конго, Кения

Anomalomma 
Anomalomma Simon, 1890
 Anomalomma harishi Dyal, 1935 — Пакистан
 Anomalomma lycosinum Simon, 1890 — Ява
 Anomalomma rhodesianum Roewer, 1960 — Зимбабве

Anomalosa 
Anomalosa Roewer, 1960
 Anomalosa kochi (Simon, 1898) — Квинсленд
 Anomalosa oz Framenau, 2006 — Южная Австралия, Новый Южный Уэльс, Виктория

Anoteropsis 
Anoteropsis L. Koch, 1878
 Anoteropsis adumbrata (Urquhart, 1887) — Новая Зеландия, Остров Стьюарт
 Anoteropsis aerescens (Goyen, 1887) — Новая Зеландия
 Anoteropsis alpina Vink, 2002 — Новая Зеландия
 Anoteropsis arenivaga (Dalmas, 1917) — Новая Зеландия
 Anoteropsis blesti Vink, 2002 — Новая Зеландия
 Anoteropsis canescens (Goyen, 1887) — Новая Зеландия
 Anoteropsis cantuaria Vink, 2002 — Новая Зеландия
 Anoteropsis flavescens L. Koch, 1878 — Новая Зеландия
 Anoteropsis flavovittata Simon, 1880 — Новая Каледония
 Anoteropsis forsteri Vink, 2002 — Новая Зеландия, Остров Стьюарт
 Anoteropsis hallae Vink, 2002 — Новая Зеландия
 Anoteropsis hilaris (L. Koch, 1877) — Новая Зеландия, Остров Стьюарт, Окленд
 Anoteropsis insularis Vink, 2002 — Чатем, Pitt Islands
 Anoteropsis lacustris Vink, 2002 — Новая Зеландия
 Anoteropsis litoralis Vink, 2002 — Новая Зеландия
 Anoteropsis montana Vink, 2002 — Новая Зеландия
 Anoteropsis okatainae Vink, 2002 — Новая Зеландия
 Anoteropsis papuana Thorell, 1881 — Новая Гвинея
 Anoteropsis ralphi (Simon, 1905) — Чатем
 Anoteropsis senica (L. Koch, 1877) — Новая Зеландия, Остров Стьюарт
 Anoteropsis urquharti (Simon, 1898) — Новая Зеландия
 Anoteropsis virgata (Karsch, 1880) — Полинезия
 Anoteropsis westlandica Vink, 2002 — Новая Зеландия

Arctosa 
Arctosa C. L. Koch, 1847
 Arctosa albida (Simon, 1898) — Южная Африка
 Arctosa albopellita (L. Koch, 1875) — Эфиопия
 Arctosa algerina Roewer, 1960 — Алжир
 Arctosa aliusmodi (Karsch, 1880) — Полинезия
 Arctosa alluaudi Guy, 1966 — Марокко
 Arctosa alpigena (Doleschall, 1852) — Голарктика
 Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 — Центральная, Восточная Европа
 Arctosa amylaceoides (Schenkel, 1936) — Китай
 Arctosa andina (Chamberlin, 1916) — Перу
 Arctosa astuta (GerstA€cker, 1873) — Центральная Африка
 Arctosa atriannulipes (Strand, 1906) — Эфиопия
 Arctosa atroventrosa (Lenz, 1886) — Мадагаскар
 Arctosa aussereri (Keyserling, 1877) — Пуэрто-Рико, Колумбия
 Arctosa bacchabunda (Karsch, 1884) — Сан-Томе
 Arctosa bakva (Roewer, 1960) — Афганистан
 Arctosa berlandi (Caporiacco, 1949) — Восточная Африка
 Arctosa bicoloripes (Roewer, 1960) — Руанда
 Arctosa biseriata Roewer, 1960 — Конго
 Arctosa bogotensis (Keyserling, 1877) — Колумбия
 Arctosa brauni (Strand, 1916) — Восточная Африка
 Arctosa brevialva (Franganillo, 1913) — Испания
 Arctosa brevispina (Lessert, 1915) — Центральная, Восточная Африка
 Arctosa camerunensis Roewer, 1960 — Камерун
 Arctosa capensis Roewer, 1960 — Южная Африка
 Arctosa chungjooensis Paik, 1994 — Корея
 Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) — Палеарктика, Конго
 Arctosa cinerea obscura (Franganillo, 1913) — Испания
 Arctosa coreana Paik, 1994 — Корея
 Arctosa daisetsuzana (Saito, 1934) — Япония
 Arctosa darountaha Roewer, 1960 — Афганистан
 Arctosa denticulata Jimenez & Dondale, 1984 — Мексика
 Arctosa depectinata (Bosenberg & Strand, 1906) — Китай, Япония
 Arctosa depuncta (O. P.-Cambridge, 1876) — Ливия, Египет
 Arctosa deserta (O. P.-Cambridge, 1872) — Сирия
 Arctosa dissonans (O. P.-Cambridge, 1872) — Сирия, Ливан, Израиль
 Arctosa ebicha Yaginuma, 1960 — Китай, Корея, Япония
 Arctosa edeana Roewer, 1960 — Камерун
 Arctosa emertoni Gertsch, 1934 — США, Канада
 Arctosa ephippiata Roewer, 1960 — Камерун
 Arctosa epiana (Berland, 1938) — Новые Гебриды
 Arctosa erythraeana Roewer, 1960 — Эфиопия
 Arctosa excellens (Simon, 1876) — Португалия, Испания
 Arctosa fessana Roewer, 1960 — Ливия
 Arctosa figurata (Simon, 1876) — Европа, Россия
 Arctosa frequentissima Caporiacco, 1947 — Центральная, Восточная Африка
 Arctosa fujiii Tanaka, 1985 — Китай, Япония
 Arctosa fulvolineata (Lucas, 1846) — Европа, Мальорка, Северная Африка
 Arctosa fusca (Keyserling, 1877) — Центральная Америка, Вест-Индия
 Arctosa gougu Chen & Song, 1999 — Китай
 Arctosa hallasanensis Paik, 1994 — Корея
 Arctosa harraria Roewer, 1960 — Эфиопия
 Arctosa hikosanensis Tanaka, 1985 — Япония
 Arctosa himalayensis Tikader & Malhotra, 1980 — Индия
 Arctosa hottentotta Roewer, 1960 — Намибия
 Arctosa humicola (Bertkau, 1880) — Бразилия, Гайана
 Arctosa hunanensis Yin, Peng & Bao, 1997 — Китай
 Arctosa inconspicua (Bryant, 1948) — Гаити
 Arctosa indica Tikader & Malhotra, 1980 — Индия, Китай
 Arctosa insignita (Thorell, 1872) — США, Канада, Аляска, Гренландия, Россия
 Arctosa intricaria (C. L. Koch, 1847) — Средиземноморье
 Arctosa ipsa (Karsch, 1879) — Россия, Корея, Япония
 Arctosa janetscheki Buchar, 1976 — Непал
 Arctosa kadjahkaia Roewer, 1960 — Афганистан
 Arctosa kansuensis (Schenkel, 1936) — Китай
 Arctosa kassenjea (Strand, 1913) — Центральная, Восточная Африка
 Arctosa kawabe Tanaka, 1985 — Россия, Корея, Япония
 Arctosa kazibana Roewer, 1960 — Конго
 Arctosa keniana (Roewer, 1960) — Конго
 Arctosa keumjeungsana Paik, 1994 — Россия, Корея
 Arctosa khudiensis (Sinha, 1951) — Индия, Китай
 Arctosa kiangsiensis (Schenkel, 1963) — Китай
 Arctosa kirkiana (Strand, 1913) — Центральная, Восточная Африка
 Arctosa kiwuana (Strand, 1913) — Центральная, Восточная Африка
 Arctosa kolosvaryi (Caporiacco, 1947) — Эфиопия
 Arctosa kwangreungensis Paik & Tanaka, 1986 — Китай, Корея
 Arctosa labiata Tso & Chen, 2004 — Тайвань
 Arctosa laccophila (Simon, 1910) — Гвинея-Бисау
 Arctosa lacupemba (Roewer, 1960) — Конго
 Arctosa lacustris (Simon, 1876) — Канарские Острова, Мальорка, Средиземноморье
 Arctosa lagodechiensis Mcheidze, 1997 — Грузия
 Arctosa lama Dondale & Redner, 1983 — США, Канада
 Arctosa laminata Yu & Song, 1988 — Китай, Япония
 Arctosa lawrencei (Roewer, 1960) — Южная Африка
 Arctosa leaeniformis (Simon, 1910) — Ботсвана
 Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) — Палеарктика
 Arctosa lesserti Reimoser, 1934 — Индия
 Arctosa letourneuxi (Simon, 1885) — от Марокко до Туниса
 Arctosa lightfooti (Purcell, 1903) — Южная Африка
 Arctosa litigiosa Roewer, 1960 — Конго, Танзания
 Arctosa littoralis (Hentz, 1844) — Северная, Центральная Америка
 Arctosa liujiapingensis Yin et al., 1997 — Китай
 Arctosa lutetiana (Simon, 1876) — Европа, Россия
 Arctosa maculata (Hahn, 1822) — Европа, Россия, Турция
 Arctosa maderana Roewer, 1960 — Мадейра
 Arctosa marfieldi Roewer, 1960 — Камерун
 Arctosa marocensis Roewer, 1960 — Марокко
 Arctosa meinerti (Thorell, 1875) — Алжир
 Arctosa meitanensis Yin et al., 1993 — Китай
 Arctosa minuta F. O. P.-Cambridge, 1902 — от США до Гайаны
 Arctosa mittensa Yin et al., 1993 — Китай
 Arctosa mossambica Roewer, 1960 — Мозамбик
 Arctosa mulani (Dyal, 1935) — Индия, Пакистан
 Arctosa nava Roewer, 1955 — Иран
 Arctosa niccensis (Strand, 1907) — Япония
 Arctosa ningboensis Yin, Bao & Zhang, 1996 — Китай
 Arctosa nivosa (Purcell, 1903) — Южная Африка
 Arctosa nonsignata Roewer, 1960 — Конго
 Arctosa nyembeensis (Strand, 1916) — Восточная Африка
 Arctosa obscura Denis, 1953 — Йемен
 Arctosa oneili (Purcell, 1903) — Южная Африка
 Arctosa otaviensis Roewer, 1960 — Намибия
 Arctosa pardosina (Simon, 1898) — Узбекистан
 Arctosa pargongensis Paik, 1994 — Корея
 Arctosa pelengea Roewer, 1960 — Конго
 Arctosa perita (Latreille, 1799) — Голарктика
 Arctosa perita arenicola (Simon, 1937) — Франция
 Arctosa personata (L. Koch, 1872) — Западная Средиземноморье
 Arctosa pichoni Schenkel, 1963 — Китай
 Arctosa picturella (Strand, 1906) — Эфиопия
 Arctosa poecila Caporiacco, 1939 — Эфиопия
 Arctosa politana Roewer, 1960 — Эфиопия
 Arctosa promontorii (Pocock, 1900) — Южная Африка
 Arctosa pseudoleopardus Ponomarev, 2007 — Россия
 Arctosa pugil (Bertkau, 1880) — Бразилия
 Arctosa pungcheunensis Paik, 1994 — Корея
 Arctosa quadripunctata (Lucas, 1846) — Северная Африка
 Arctosa raptor (Kulczynski, 1885) — Россия, Непал, США, Канада
 Arctosa ravida Ponomarev, 2007 — Казахстан
 Arctosa recurva Yu & Song, 1988 — Китай
 Arctosa renidescens Buchar & Thaler, 1995 — Центральная Европа
 Arctosa ripaecola (Roewer, 1960) — Танзания
 Arctosa rubicunda (Keyserling, 1877) — США, Канада
 Arctosa rufescens Roewer, 1960 — Камерун
 Arctosa sanctaerosae Gertsch & Wallace, 1935 — США
 Arctosa sandeshkhaliensis Majumder, 2004 — Индия
 Arctosa sapiranga Silva & Lise, 2009 — Бразилия
 Arctosa schensiensis Schenkel, 1963 — Китай
 Arctosa schweinfurthi (Strand, 1906) — Эфиопия
 Arctosa scopulitibiis (Strand, 1906) — Эфиопия
 Arctosa serii Roth & Brown, 1976 — Мексика
 Arctosa serrulata Mao & Song, 1985 — Китай
 Arctosa similis Schenkel, 1938 — Канарские Острова, Марокко, от Португалии до Хорватии
 Arctosa simoni Guy, 1966 — Турция
 Arctosa sjostedti Roewer, 1960 — Танзания
 Arctosa sordulenta (Thorell, 1899) — Камерун
 Arctosa springiosa Yin et al., 1993 — Китай
 Arctosa stigmosa (Thorell, 1875) — Франция, от Норвегии до Украины
 Arctosa subamylacea (Bosenberg & Strand, 1906) — Казахстан, Китай, Корея, Япония
 Arctosa swatowensis (Strand, 1907) — Китай
 Arctosa tanakai Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Arctosa tappaensis Gajbe, 2004 — Индия
 Arctosa tbilisiensis Mcheidze, 1946 — Болгария, от Греции до Грузии
 Arctosa tenuissima (Purcell, 1903) — Южная Африка
 Arctosa testacea Roewer, 1960 — Танзания
 Arctosa togona Roewer, 1960 — Того
 Arctosa transvaalana Roewer, 1960 — Южная Африка
 Arctosa tridens (Simon, 1937) — Алжир
 Arctosa tridentata Chen & Song, 1999 — Китай
 Arctosa truncata Tso & Chen, 2004 — Тайвань
 Arctosa upembana Roewer, 1960 — Конго
 Arctosa vaginalis Yu & Song, 1988 — Китай
 Arctosa variana C. L. Koch, 1847 — Средиземноморье до Центральной Азии
 Arctosa villica (Lucas, 1846) — Западная Средиземноморье
 Arctosa virgo (Chamberlin, 1925) — США
 Arctosa wittei Roewer, 1960 — Конго, Танзания
 Arctosa workmani (Strand, 1909) — Парагвай
 Arctosa xunyangensis Wang & Qiu, 1992 — Китай
 Arctosa yasudai (Tanaka, 2000) — Япония
 Arctosa ziyunensis Yin, Peng & Bao, 1997 — Китай

Arctosippa 
Arctosippa Roewer, 1960
 Arctosippa gracilis (Keyserling, 1881) — Перу

Arctosomma 
Arctosomma Roewer, 1960
 Arctosomma trochosiforme (Strand, 1906) — Эфиопия

Artoria 
Artoria Thorell, 1877
 Artoria albopedipalpis Framenau, 2002 — Виктория
 Artoria albopilata (Urquhart, 1893) — Квинсленд до Южной Австралии, Тасмания
 Artoria alta Framenau, 2004 — Новый Южный Уэльс
 Artoria amoena (Roewer, 1960) — Конго
 Artoria avona Framenau, 2002 — Южная Австралия, Виктория
 Artoria berenice (L. Koch, 1877) — Квинсленд до Тасмании, Новая Каледония, Вануату
 Artoria cingulipes Simon, 1909 — Западная Австралия, Южная Австралия
 Artoria flavimana Simon, 1909 — Западная Австралия до Новый Южный Уэльс
 Artoria gloriosa (Rainbow, 1920) — Лорд-Хау
 Artoria hebridisiana (Berland, 1938) — Новые Гебриды
 Artoria hospita Vink, 2002 — Новая Зеландия
 Artoria howquaensis Framenau, 2002 — Южная Австралия, Виктория
 Artoria impedita (Simon, 1909) — Западная Австралия
 Artoria ligulacea (Qu, Peng & Yin, 2009) — Китай
 Artoria lineata (L. Koch, 1877) — Южная Австралия, Новый Южный Уэльс до Тасмании
 Artoria linnaei Framenau, 2008 — Западная Австралия
 Artoria lycosimorpha Strand, 1909 — Южная Африка
 Artoria maculatipes (Roewer, 1960) — Намибия
 Artoria mckayi Framenau, 2002 — Квинсленд до Тасмании
 Artoria minima (Berland, 1938) — Новые Гебриды
 Artoria palustris Dahl, 1908 — Новая Гвинея, Архипелаг Бисмарка
 Artoria parvula Thorell, 1877 — Китай, Филиппины, Сулавеси, Северные Территории
 Artoria pruinosa (L. Koch, 1877) — Новый Южный Уэльс
 Artoria quadrata Framenau, 2002 — Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Виктория
 Artoria schizocoides Framenau & Hebets, 2007 — Западная Австралия
 Artoria segrega Vink, 2002 — Новая Зеландия
 Artoria separata Vink, 2002 — Новая Зеландия
 Artoria taeniifera Simon, 1909 — Западная Австралия, Новый Южный Уэльс
 Artoria thorelli (Berland, 1929) — Самоа, Маркизские острова
 Artoria triangularis Framenau, 2002 — Южная Австралия, Квинсленд до Тасмании
 Artoria ulrichi Framenau, 2002 — Новый Южный Уэльс, Виктория
 Artoria victoriensis Framenau, Gotch & Austin, 2006 — Южная Австралия, Новый Южный Уэльс, Виктория

Artoriellula 
Artoriellula Roewer, 1960
 Artoriellula bicolor (Simon, 1898) — Южная Африка
 Artoriellula celebensis (Merian, 1911) — Сулавеси

Artoriopsis 
Artoriopsis Framenau, 2007
 Artoriopsis anacardium Framenau, 2007 — Северные Территории, Квинсленд
 Artoriopsis eccentrica Framenau, 2007 — Западная Австралия, Южная Австралия, Виктория
 Artoriopsis expolita (L. Koch, 1877) — Австралия, Тасмания
 Artoriopsis joergi Framenau, 2007 — Западная Австралия, Южная Австралия
 Artoriopsis klausi Framenau, 2007 — Южная Австралия, Новый Южный Уэльс, Виктория
 Artoriopsis melissae Framenau, 2007 — Квинсленд до Тасмании
 Artoriopsis whitehouseae Framenau, 2007 — Квинсленд, Новый Южный Уэльс

Aulonia 
Aulonia C. L. Koch, 1847
 Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) — Палеарктика
 Aulonia kratochvili Dunin, Buchar & Absolon, 1986 — от Греция до Центральной Азии

Auloniella 
Auloniella Roewer, 1960
 Auloniella maculisterna Roewer, 1960 — Танзания

Birabenia 
Birabenia Mello-Leitao, 1941
 Birabenia birabenae Mello-Leitao, 1941 — Аргентина
 Birabenia vittata (Mello-Leitao, 1945) — Аргентина, Уругвай

Bogdocosa 
Bogdocosa Ponomarev & Belosludtsev, 2008
 Bogdocosa baskuntchakensis Ponomarev & Belosludtsev, 2008 — Россия

Brevilabus 
Brevilabus Strand, 1908
 Brevilabus gillonorum Cornic, 1980 — Кот-д’Ивуар
 Brevilabus oryx (Simon, 1886) — Сенегал, Эфиопия

Bristowiella 
Bristowiella Saaristo, 1980
 Bristowiella kartalensis Alderweireldt, 1988 — Коморские острова
 Bristowiella seychellensis (Bristowe, 1973) — Сейшеллы, Альдабра, Коморские острова

Camptocosa 
Camptocosa Dondale, Jimenez & Nieto, 2005
 Camptocosa parallela

Caporiaccosa 
Caporiaccosa Roewer, 1960
 Caporiaccosa arctosaeformis (Caporiacco, 1940) — Эфиопия

Caspicosa 
Caspicosa Ponomarev, 2007
 Caspicosa kulsaryensis Ponomarev, 2007 — Казахстан
 Caspicosa manytchensis Ponomarev, 2007 — Россия

Costacosa 
Costacosa Framenau & Leung, 2013
 Costacosa dondalei Framenau & Leung, 2013 — Западная Австралия
 Costacosa torbjorni Framenau & Leung, 2013 — Западная Австралия

Crocodilosa 
Crocodilosa Caporiacco, 1947
 Crocodilosa kittenbergeri Caporiacco, 1947 — Восточная Африка
 Crocodilosa leucostigma (Simon, 1885) — Индия
 Crocodilosa maindroni (Simon, 1897) — Индия
 Crocodilosa ovicula (Thorell, 1895) — Мьянма
 Crocodilosa virulenta (O. P.-Cambridge, 1876) — Египет

Cynosa 
Cynosa Caporiacco, 1933
 Cynosa agedabiae Caporiacco, 1933 — Северная Африка
 Cynosa ramosa (L. Koch, 1877) — Австралия

Dejerosa 
Dejerosa Roewer, 1960
 Dejerosa picta Roewer, 1960 — Мозамбик

Deliriosa 
Deliriosa Kovblyuk, 2009
 Deliriosa karadagensis Kovblyuk, 2009 — Украина

Diahogna 
Diahogna Roewer, 1960
 Diahogna exculta (L. Koch, 1876) — Новый Южный Уэльс, Новая Каледония
 Diahogna hildegardae Framenau, 2006 — Новый Южный Уэльс, Виктория
 Diahogna martensi (Karsch, 1878) — Новый Южный Уэльс, Виктория, Южная Австралия, Тасмания
 Diahogna pisauroides Framenau, 2006 — Северные Территории

Diapontia 
Diapontia Keyserling, 1876
 Diapontia niveovittata Mello-Leitao, 1945 — Аргентина
 Diapontia pourtaleensis Mello-Leitao, 1944 — Аргентина
 Diapontia senescens Mello-Leitao, 1944 — Аргентина
 Diapontia uruguayensis Keyserling, 1877 — Бразилия, Перу, Уругвай, Аргентина

Dingosa 
Dingosa Roewer, 1955
 Dingosa humphreysi (McKay, 1985) — Южная Австралия
 Dingosa liopus (Chamberlin, 1916) — Перу
 Dingosa murata Framenau & Baehr, 2007 — Южная Австралия
 Dingosa serrata (L. Koch, 1877) — Южная Австралия
 Dingosa simsoni (Simon, 1898) — Южная Австралия, Тасмания
 Dingosa venefica (Keyserling, 1891) — Бразилия

Dolocosa 
Dolocosa Roewer, 1960
 Dolocosa dolosa (O. P.-Cambridge, 1873) — Остров Святой Елены

Donacosa 
Donacosa Alderweireldt & Jocque, 1991
 Donacosa merlini Alderweireldt & Jocque, 1991 — Испания

Dorjulopirata 
Dorjulopirata Buchar, 1997
 Dorjulopirata dorjulanus Buchar, 1997 — Бутан

Draposa 
Draposa Kronestedt, 2010
 Draposa atropalpis (Gravely, 1924) — Индия, Шри-Ланка
 Draposa lyrivulva (Bosenberg & Strand, 1906) — Пакистан, Индия, Шри-Ланка
 Draposa nicobarica (Thorell, 1891) — Никобарские острова
 Draposa oakleyi Gravely, 1924 — Пакистан, Индия, Бангладеш
 Draposa porpaensis (Gajbe, 2004) — Индия
 Draposa subhadrae (Patel & Reddy, 1993) — Индия, Шри-Ланка
 Draposa tenasserimensis (Thorell, 1895) — Мьянма, вероятно Суматра, Ява
 Draposa zhanjiangensis (Yin et al., 1995) — Китай, вероятно Малайзия, Суматра, Борнео

Edenticosa 
Edenticosa Roewer, 1960
 Edenticosa edentula (Simon, 1910) — Биоко

Evippa 
Evippa Simon, 1882
 Evippa aculeata (Kroneberg, 1875) — Центральная Азия
 Evippa aequalis Alderweireldt, 1991 — Сенегал, Судан
 Evippa apsheronica Marusik, Guseinov & Koponen, 2003 — Россия, Азербайджан
 Evippa arenaria (Audouin, 1826) — Северная Африка
 Evippa badchysica Sternbergs, 1979 — Туркменистан
 Evippa banarensis Tikader & Malhotra, 1980 — Индия
 Evippa benevola (O. P.-Cambridge, 1885) — Яркенд
 Evippa beschkentica Andreeva, 1976 — Центральная Азия
 Evippa caucasica Marusik, Guseinov & Koponen, 2003 — Азербайджан
 Evippa concolor (Kroneberg, 1875) — Таджикистан
 Evippa douglasi Hogg, 1912 — Китай
 Evippa eltonica Dunin, 1994 — Россия, Казахстан
 Evippa fortis Roewer, 1955 — Иран
 Evippa jabalpurensis Gajbe, 2004 — Индия
 Evippa jocquei Alderweireldt, 1991 — Северная Африка
 Evippa kazachstanica Ponomarev, 2007 — Казахстан
 Evippa kirchshoferae Roewer, 1959 — Тунис
 Evippa lugubris Chen, Song & Kim, 1998 — Китай
 Evippa luteipalpis Roewer, 1955 — Иран
 Evippa mandlaensis Gajbe, 2004 — Индия
 Evippa massaica (Roewer, 1959) — Танзания
 Evippa nigerrima (Miller & Buchar, 1972) — Афганистан
 Evippa onager Simon, 1895 — Китай, Туркменистан
 Evippa praelongipes (O. P.-Cambridge, 1870) — от Египта до Индии, Пакистан, Казахстан
 Evippa projecta Alderweireldt, 1991 — Кения
 Evippa rajasthanea Tikader & Malhotra, 1980 — Индия
 Evippa rubiginosa Simon, 1885 — Индия
 Evippa russellsmithi Alderweireldt, 1991 — Эфиопия, Сомали
 Evippa schenkeli Sternbergs, 1979 — Туркменистан
 Evippa shivajii Tikader & Malhotra, 1980 — Индия
 Evippa sibirica Marusik, 1995 — Россия, Монголия, Казахстан, Китай
 Evippa sjostedti Schenkel, 1936 — Центральная Азия, Монголия, Китай
 Evippa soderbomi Schenkel, 1936 — Монголия, Китай
 Evippa sohani Tikader & Malhotra, 1980 — Индия
 Evippa solanensis Tikader & Malhotra, 1980 — Индия
 Evippa strandi (Lessert, 1926) — Конго, Руанда, Танзания
 Evippa turkmenica Sternbergs, 1979 — Туркменистан

Evippomma 
Evippomma Roewer, 1959
 Evippomma albomarginatum Alderweireldt, 1992 — от Сенегала до Эфиопии
 Evippomma evippiforme (Caporiacco, 1935) — Каракорум
 Evippomma evippinum (Simon, 1897) — Индия
 Evippomma plumipes (Lessert, 1936) — Восточная, Южная Африка
 Evippomma simoni Alderweireldt, 1992 — Судан, Египет
 Evippomma squamulatum (Simon, 1898) — Южная Африка

Foveosa 
Foveosa Russell-Smith, Alderweireldt & Jocque, 2007
 Foveosa adunca Russell-Smith, Alderweireldt & Jocque, 2007 — Южная Африка
 Foveosa albicapillis Russell-Smith, Alderweireldt & Jocque, 2007 — Западная Африка
 Foveosa foveolata (Purcell, 1903) — Центральная, Восточная, Южная Африка
 Foveosa infuscata Russell-Smith, Alderweireldt & Jocque, 2007 — Нигерия, Гана, Кот-д’Ивуар
 Foveosa tintinabulum Russell-Smith, Alderweireldt & Jocque, 2007 — Конго, Кения

Geolycosa 
Geolycosa Montgomery, 1904
 Geolycosa aballicola (Strand, 1906) — Эфиопия
 Geolycosa albimarginata (Badcock, 1932) — Парагвай
 Geolycosa appetens Roewer, 1960 — Намибия
 Geolycosa ashantica (Strand, 1916) — Гана
 Geolycosa atroscopulata Roewer, 1955 — Иран
 Geolycosa atrosellata Roewer, 1960 — Конго
 Geolycosa bridarollii (Mello-Leitao, 1945) — Аргентина
 Geolycosa buyebalana Roewer, 1960 — Конго
 Geolycosa carli (Reimoser, 1934) — Индия
 Geolycosa charitonovi (Mcheidze, 1997) — Россия, Абхазия, Грузия, Азербайджан
 Geolycosa conspersa (Thorell, 1877) — Мьянма, Борнео, Сулавеси
 Geolycosa cyrenaica (Simon, 1908) — Северная Африка
 Geolycosa diffusa Roewer, 1960 — Камерун
 Geolycosa disposita Roewer, 1960 — Ангола
 Geolycosa diversa Roewer, 1960 — Руанда
 Geolycosa domifex (Hancock, 1899) — США, Канада
 Geolycosa dunini Zyuzin & Logunov, 2000 — Грузия, Армения, Азербайджан
 Geolycosa egena (L. Koch, 1877) — Квинсленд
 Geolycosa escambiensis Wallace, 1942 — США
 Geolycosa excussa (Tullgren, 1905) — Боливия, Аргентина
 Geolycosa fatifera (Hentz, 1842) — США
 Geolycosa festina (L. Koch, 1877) — Квинсленд
 Geolycosa flavichelis Roewer, 1955 — Иран
 Geolycosa forsaythi (Dahl, 1908) — Архипелаг Бисмарка
 Geolycosa gaerdesi Roewer, 1960 — Намибия
 Geolycosa gofensis (Strand, 1906) — Центральная Африка
 Geolycosa gosoga (Chamberlin, 1925) — США
 Geolycosa habilis Roewer, 1960 — Конго, Восточная Африка
 Geolycosa hectoria (Pocock, 1900) — Южная Африка
 Geolycosa hubbelli Wallace, 1942 — США
 Geolycosa hyltonscottae (Mello-Leitao, 1941) — Аргентина
 Geolycosa iaffa (Strand, 1913) — Израиль
 Geolycosa impudica (Mello-Leitao, 1944) — Аргентина
 Geolycosa incertula (Mello-Leitao, 1941) — Аргентина
 Geolycosa infensa (L. Koch, 1877) — Квинсленд, Новый Южный Уэльс
 Geolycosa insulata (Mello-Leitao, 1944) — Аргентина
 Geolycosa ituricola (Strand, 1913) — Центральная Африка
 Geolycosa katekeana Roewer, 1960 — Конго
 Geolycosa kijabica (Strand, 1916) — Восточная Африка
 Geolycosa lancearia (Mello-Leitao, 1940) — Аргентина
 Geolycosa latifrons Montgomery, 1904 — США
 Geolycosa liberiana Roewer, 1960 — Либерия
 Geolycosa lindneri (Karsch, 1879) — Западная, Центральная Африка
 Geolycosa lusingana (Roewer, 1959) — Конго
 Geolycosa micanopy Wallace, 1942 — США
 Geolycosa minor (Simon, 1910) — Биоко
 Geolycosa missouriensis (Banks, 1895) — США, Канада
 Geolycosa natalensis Roewer, 1960 — Южная Африка
 Geolycosa nolotthensis (Simon, 1910) — Намибия, Южная Африка
 Geolycosa nossibeensis (Strand, 1907) — Мадагаскар
 Geolycosa ornatipes (Bryant, 1935) — США
 Geolycosa patellonigra Wallace, 1942 — США
 Geolycosa pikei (Marx, 1881) — США
 Geolycosa rafaelana (Chamberlin, 1928) — США
 Geolycosa raptatorides (Strand, 1909) — Уругвай
 Geolycosa riograndae Wallace, 1942 — США
 Geolycosa rogersi Wallace, 1942 — США
 Geolycosa rubrotaeniata (Keyserling, 1877) — Колумбия
 Geolycosa rufibarbis (Mello-Leitao, 1947) — Бразилия
 Geolycosa sangilia (Roewer, 1955) — Колумбия
 Geolycosa schulzi (Dahl, 1908) — Архипелаг Бисмарка
 Geolycosa sexmaculata Roewer, 1960 — Афганистан
 Geolycosa shinkuluna Roewer, 1960 — Конго
 Geolycosa suahela (Strand, 1913) — Центральная, Восточная Африка
 Geolycosa subvittata (Pocock, 1900) — Южная Африка
 Geolycosa tangana (Roewer, 1959) — Танзания
 Geolycosa ternetzi (Mello-Leitao, 1939) — Парагвай
 Geolycosa timorensis (Thorell, 1881) — Тимор
 Geolycosa togonia Roewer, 1960 — Того
 Geolycosa turricola (Treat, 1880) — США
 Geolycosa uinticolens (Chamberlin, 1936) — США
 Geolycosa urbana (O. P.-Cambridge, 1876) — Северная, Центральная Африка до Индии
 Geolycosa urbana hova (Strand, 1907) — Мадагаскар
 Geolycosa uruguayaca (Strand, 1909) — Уругвай
 Geolycosa vultuosa (C. L. Koch, 1838) — Юго-Восточная Европа до Центральной Азии
 Geolycosa wrighti (Emerton, 1912) — США, Канада
 Geolycosa xera McCrone, 1963 — США
 Geolycosa xera archboldi McCrone, 1963 — США

Gladicosa 
Gladicosa Brady, 1987
 Gladicosa bellamyi (Gertsch & Wallace, 1937) — США
 Gladicosa euepigynata (Montgomery, 1904) — США
 Gladicosa gulosa (Walckenaer, 1837) — США, Канада
 Gladicosa huberti (Chamberlin, 1924) — США
 Gladicosa pulchra (Keyserling, 1877) — США

Gnatholycosa 
Gnatholycosa Mello-Leitao, 1940
 Gnatholycosa spinipalpis Mello-Leitao, 1940 — Аргентина

Hesperocosa 
Hesperocosa Gertsch & Wallace, 1937
 Hesperocosa unica (Gertsch & Wallace, 1935) — США

Hippasa 
Hippasa Simon, 1885
 Hippasa affinis Lessert, 1933 — Ангола
 Hippasa afghana Roewer, 1960 — Афганистан
 Hippasa agelenoides (Simon, 1884) — от Индии до Тайваня
 Hippasa albopunctata Thorell, 1899 — Камерун, Кот-д’Ивуар
 Hippasa australis Lawrence, 1927 — Южная Африка
 Hippasa babai Tanikawa, 2007 — Япония
 Hippasa bifasciata Buchar, 1997 — Бутан
 Hippasa brechti Alderweireldt & Jocque, 2005 — Кот-д’Ивуар, Того
 Hippasa charamaensis Gajbe, 2004 — Индия
 Hippasa cinerea Simon, 1898 — Африка
 Hippasa decemnotata Simon, 1910 — Западная Африка
 Hippasa elienae Alderweireldt & Jocque, 2005 — Танзания
 Hippasa fabreae Gajbe & Gajbe, 1999 — Индия
 Hippasa flavicoma Caporiacco, 1935 — Каракорум
 Hippasa funerea Lessert, 1925 — Южная Африка
 Hippasa greenalliae (Blackwall, 1867) — Индия, Бангладеш, Шри-Ланка, Китай
 Hippasa hansae Gajbe & Gajbe, 1999 — Индия
 Hippasa haryanensis Arora & Monga, 1994 — Индия
 Hippasa himalayensis Gravely, 1924 — Индия
 Hippasa holmerae Thorell, 1895 — от Индии до Филиппин
 Hippasa holmerae sundaica Thorell, 1895 — Сингапур
 Hippasa innesi Simon, 1889 — Египет
 Hippasa lamtoensis Dresco, 1981 — Кот-д’Ивуар
 Hippasa loeffleri (Roewer, 1955) — Иран
 Hippasa loundesi Gravely, 1924 — Индия
 Hippasa lycosina Pocock, 1900 — Индия, Китай, Лаос
 Hippasa madhuae Tikader & Malhotra, 1980 — Индия
 Hippasa madraspatana Gravely, 1924 — Индия
 Hippasa marginata Roewer, 1960 — Камерун
 Hippasa olivacea (Thorell, 1887) — Мьянма, Индия
 Hippasa partita (O. P.-Cambridge, 1876) — от Египта до Индии, Центральная Азия
 Hippasa pisaurina Pocock, 1900 — Ирак, Индия, Пакистан, Бангладеш
 Hippasa simoni (Thorell, 1887) — Мьянма
 Hippasa sinai Alderweireldt & Jocque, 2005 — Египет, Саудовская Аравия
 Hippasa valiveruensis Patel & Reddy, 1993 — Индия
 Hippasa wigglesworthi Gajbe & Gajbe, 1999 — Индия

Hippasella 
Hippasella Mello-Leitao, 1944
 Hippasella alhue Piacentini, 2011 — Аргентина
 Hippasella arapensis (Strand, 1908) — Перу
 Hippasella guaquiensis (Strand, 1908) — Перу, Боливия, Аргентина

Hoggicosa 
Hoggicosa Roewer, 1960
 Hoggicosa alfi Langlands & Framenau, 2010 — Австралия
 Hoggicosa bicolor (Hogg, 1905) — Австралия
 Hoggicosa brennani Langlands & Framenau, 2010 — Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Южная Австралия
 Hoggicosa castanea (Hogg, 1905) — Австралия
 Hoggicosa duracki (McKay, 1975) — Западная Австралия
 Hoggicosa forresti (McKay, 1973) — Западная Австралия, Южная Австралия
 Hoggicosa natashae Langlands & Framenau, 2010 — Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Южная Австралия
 Hoggicosa snelli (McKay, 1975) — Западная Австралия
 Hoggicosa storri (McKay, 1973) — Западная Австралия
 Hoggicosa wolodymyri Langlands & Framenau, 2010 — Австралия

Hogna 
Hogna Simon, 1885
 Hogna adjacens Roewer, 1959 — Южная Африка
 Hogna afghana (Roewer, 1960) — Афганистан
 Hogna agadira (Roewer, 1960) — Марокко
 Hogna albemarlensis (Banks, 1902) — Галапагоссы
 Hogna alexandria (Roewer, 1960) — Египет
 Hogna alticeps (Kroneberg, 1875) — Центральная Азия
 Hogna ammophila (Wallace, 1942) — США
 Hogna andreinii Reimoser, 1937 — Эфиопия
 Hogna angusta (Tullgren, 1901) — США
 Hogna antelucana (Montgomery, 1904) — США
 Hogna antiguiana Roewer, 1955 — Антигуа
 Hogna archaeologica (Chamberlin, 1925) — Мексика
 Hogna argentinensis (Mello-Leitao, 1941) — Аргентина
 Hogna atramentata (Karsch, 1879) — Центральная, Восточная Африка
 Hogna auricoma (Keyserling, 1891) — Бразилия
 Hogna badia (Keyserling, 1877) — Куба, Центральная Америка
 Hogna balearica (Thorell, 1873) — Балеарские острова
 Hogna baliana Roewer, 1959 — Камерун
 Hogna baltimoriana (Keyserling, 1877) — США, Канада
 Hogna bellatrix (L. Koch, 1865) — Австралия
 Hogna beniana (Strand, 1913) — Центральная, Восточная Африка
 Hogna bergsoei (Thorell, 1875) — Россия, Центральная Азия
 Hogna bhougavia Roewer, 1960 — Афганистан
 Hogna bicoloripes (Roewer, 1960) — Камерун
 Hogna bimaculata (Purcell, 1903) — Южная Африка
 Hogna biscoitoi Wunderlich, 1992 — Мадейра
 Hogna bivittata (Mello-Leitao, 1939) — Аргентина
 Hogna bonifacioi Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Hogna bottegoi Caporiacco, 1940 — Эфиопия
 Hogna bowonglangi (Merian, 1911) — Сулавеси
 Hogna brevitarsis (F. O. P.-Cambridge, 1902) — от Мексики до Панамы
 Hogna brunnea (Bosenberg, 1895) — Канарские Острова
 Hogna bruta (Karsch, 1880) — Полинезия
 Hogna burti (Hickman, 1944) — Южная Австралия
 Hogna canariana (Roewer, 1960) — Канарские Острова
 Hogna carolinensis (Walckenaer, 1805) — США, Мексика
 Hogna chickeringi (Chamberlin & Ivie, 1936) — Панама
 Hogna cinica (Tongiorgi, 1977) — Остров Святой Елены
 Hogna coloradensis (Banks, 1894) — США, Мексика
 Hogna colosii (Caporiacco, 1947) — Гайана
 Hogna commota (Gertsch, 1934) — Колумбия
 Hogna conspersa (L. Koch, 1882) — Балеарские острова
 Hogna constricta (F. O. P.-Cambridge, 1902) — Гватемала
 Hogna cosquin (Mello-Leitao, 1941) — Аргентина
 Hogna crispipes (L. Koch, 1877) — Австралия, Новая Гвинея, Новые Гебриды, Полинезия, Новая Зеландия, Норфолк
 Hogna dauana Roewer, 1959 — Эфиопия
 Hogna defucata Roewer, 1959 — Конго
 Hogna denisi Roewer, 1959 — Южная Африка
 Hogna deweti Roewer, 1959 — Южная Африка
 Hogna diyari Framenau, Gotch & Austin, 2006 — Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Южная Австралия
 Hogna duala Roewer, 1959 — Камерун
 Hogna efformata Roewer, 1959 — Намибия
 Hogna electa Roewer, 1959 — Танзания
 Hogna enecens Roewer, 1959 — Кения
 Hogna ericeticola (Wallace, 1942) — США
 Hogna espanola Baert & Maelfait, 2008 — Галапагоссы
 Hogna estrix Roewer, 1959 — Намибия
 Hogna etoshana Roewer, 1959 — Намибия
 Hogna exigua (Roewer, 1960) — Намибия
 Hogna exsiccatella (Strand, 1916) — Гватемала
 Hogna felina (L. Koch, 1878) — Азербайджан
 Hogna ferocella (Strand, 1916) — Канарские Острова
 Hogna ferox (Lucas, 1838) — Канарские Острова, Средиземноморье
 Hogna filicum (Karsch, 1880) — Полинезия
 Hogna flava Roewer, 1959 — Намибия
 Hogna forsteri Caporiacco, 1955 — Венесуэла
 Hogna fraissei (L. Koch, 1882) — Мальорка
 Hogna frondicola (Emerton, 1885) — США, Канада
 Hogna furva (Thorell, 1899) — Камерун, Сьерра-Леоне, Биоко
 Hogna furva cingulipes (Simon, 1910) — Annobon Islands
 Hogna furvescens (Simon, 1910) — Ботсвана
 Hogna gabonensis Roewer, 1959 — Габон
 Hogna galapagoensis (Banks, 1902) — Галапагоссы
 Hogna graeca (Roewer, 1951) — Греция
 Hogna gratiosa Roewer, 1959 — Занзибар
 Hogna grazianii (Caporiacco, 1939) — Эфиопия
 Hogna gumia (Petrunkevitch, 1911) — Боливия
 Hogna guttatula (F. O. P.-Cambridge, 1902) — Мексика
 Hogna hawaiiensis (Simon, 1899) — Гавайи
 Hogna heeri (Thorell, 1875) — Мадейра
 Hogna hendrickxi Baert & Maelfait, 2008 — Галапагоссы
 Hogna hereroana (Roewer, 1960) — Намибия
 Hogna hibernalis (Strand, 1906) — Эфиопия
 Hogna hickmani Caporiacco, 1955 — Венесуэла
 Hogna himalayensis (Gravely, 1924) — Индия, Бутан, Китай
 Hogna hippasimorpha (Strand, 1913) — Центральная Африка
 Hogna idonea Roewer, 1959 — Южная Африка
 Hogna immansueta (Simon, 1909) — Западная Австралия
 Hogna indefinida (Mello-Leitao, 1941) — Аргентина
 Hogna inexorabilis (O. P.-Cambridge, 1869) — Остров Святой Елены
 Hogna infulata Roewer, 1959 — Южная Африка
 Hogna ingens (Blackwall, 1857) — Мадейра
 Hogna inhambania Roewer, 1955 — Мозамбик
 Hogna inominata (Simon, 1886) — Таиланд
 Hogna inops (Thorell, 1890) — Суматра, Борнео, Сулавеси
 Hogna insulana (L. Koch, 1882) — Мальорка
 Hogna insularum (Kulczynski, 1899) — Мадейра
 Hogna interrita Roewer, 1959 — Зимбабве
 Hogna irascibilis (O. P.-Cambridge, 1885) — Туркменистан
 Hogna irumua (Strand, 1913) — Центральная Африка
 Hogna jacquesbreli Baert & Maelfait, 2008 — Галапагоссы
 Hogna jiafui Peng et al., 1997 — Китай
 Hogna juanensis (Strand, 1907) — Мозамбик
 Hogna junco Baert & Maelfait, 2008 — Галапагоссы
 Hogna kabwea Roewer, 1959 — Конго
 Hogna kankunda Roewer, 1959 — Конго
 Hogna karschi (Roewer, 1951) — Сан-Томе
 Hogna kuyani Framenau, Gotch & Austin, 2006 — Австралия
 Hogna labrea (Chamberlin & Ivie, 1942) — США
 Hogna lacertosa (L. Koch, 1877) — Южная Австралия
 Hogna lambarenensis (Simon, 1910) — Конго
 Hogna landanae (Simon, 1877) — Западная Африка, Ангола
 Hogna landanella Roewer, 1959 — Ангола
 Hogna lawrencei (Roewer, 1960) — Южная Африка
 Hogna lenta (Hentz, 1844) — США
 Hogna leprieuri (Simon, 1876) — Алжир
 Hogna leucocephala (L. Koch, 1879) — Россия
 Hogna levis (Karsch, 1879) — Западная, Центральная Африка
 Hogna liberiaca Roewer, 1959 — Либерия
 Hogna ligata (O. P.-Cambridge, 1869) — Остров Святой Елены
 Hogna likelikeae (Simon, 1900) — Гавайи
 Hogna litigiosa Roewer, 1959 — Ангола
 Hogna longitarsis (F. O. P.-Cambridge, 1902) — Мексика, Коста-Рика, Панама
 Hogna luctuosa (Mello-Leitao, 1947) — Бразилия
 Hogna luederitzi (Simon, 1910) — Намибия, Южная Африка
 Hogna lufirana (Roewer, 1960) — Конго
 Hogna lupina (Karsch, 1879) — Шри-Ланка
 Hogna maasi (Gertsch & Wallace, 1937) — Мексика
 Hogna mabwensis Roewer, 1959 — Конго
 Hogna maderiana (Walckenaer, 1837) — Мадейра
 Hogna magnosepta (Guy, 1966) — Марокко
 Hogna maheana Roewer, 1959 — Сейшеллы
 Hogna manicola (Strand, 1906) — Эфиопия
 Hogna maroccana (Roewer, 1960) — Марокко
 Hogna maruana (Roewer, 1960) — Камерун
 Hogna massaiensis (Roewer, 1960) — Танзания
 Hogna massauana Roewer, 1959 — Эфиопия
 Hogna maurusia (Simon, 1909) — Марокко
 Hogna medellina (Strand, 1914) — Колумбия
 Hogna medica (Pocock, 1889) — Иран
 Hogna miami (Wallace, 1942) — США
 Hogna migdilybs (Simon, 1886) — Сенегал
 Hogna morosina (Banks, 1909) — Коста-Рика
 Hogna munoiensis Roewer, 1959 — Конго
 Hogna nairobia (Roewer, 1960) — Кения
 Hogna nefasta Tongiorgi, 1977 — Остров Святой Елены
 Hogna nervosa (Keyserling, 1891) — Бразилия
 Hogna nigerrima (Roewer, 1960) — Танзания
 Hogna nigrichelis (Roewer, 1955) — Иран
 Hogna nigrosecta (Mello-Leitao, 1940) — Аргентина
 Hogna nimia Roewer, 1959 — Танзания
 Hogna nonannulata Wunderlich, 1995 — Мадейра
 Hogna nychthemera (Bertkau, 1880) — Бразилия
 Hogna oaxacana (Gertsch & Wallace, 1937) — Мексика
 Hogna ocellata (L. Koch, 1878) — Азербайджан
 Hogna ocyalina (Simon, 1910) — Намибия
 Hogna optabilis Roewer, 1959 — Конго
 Hogna ornata (Perty, 1833) — Бразилия
 Hogna osceola (Gertsch & Wallace, 1937) — США
 Hogna otaviensis (Roewer, 1960) — Намибия
 Hogna pardalina (Bertkau, 1880) — Бразилия
 Hogna parvagenitalia (Guy, 1966) — Канарские Острова
 Hogna patens Roewer, 1959 — Зимбабве
 Hogna patricki (Purcell, 1903) — Южная Африка
 Hogna pauciguttata Roewer, 1959 — Мозамбик
 Hogna persimilis (Banks, 1898) — Мексика
 Hogna perspicua Roewer, 1959 — Эфиопия
 Hogna petersi (Karsch, 1878) — Мозамбик
 Hogna petiti (Simon, 1876) — Конго
 Hogna placata Roewer, 1959 — Лесото
 Hogna planithoracis (Mello-Leitao, 1938) — Аргентина
 Hogna posticata (Banks, 1904) — США
 Hogna principum (Simon, 1910) — Принсипи
 Hogna propria Roewer, 1959 — Танзания
 Hogna proterva Roewer, 1959 — Конго
 Hogna pseudoceratiola (Wallace, 1942) — США
 Hogna pseudoradiata (Guy, 1966) — вероятно Марокко
 Hogna pulchella (Keyserling, 1877) — Колумбия
 Hogna pulla (Bosenberg & Lenz, 1895) — Восточная Африка
 Hogna pulloides (Strand, 1908) — Эфиопия
 Hogna radiata (Latreille, 1817) — Центральная Европа до Центральной Азии, Центральная Африка
 Hogna radiata clara (Franganillo, 1913) — Испания
 Hogna radiata minor (Simon, 1876) — Средиземноморье
 Hogna raffrayi (Simon, 1876) — Восточная Африка, Занзибар
 Hogna reducta (Bryant, 1942) — Виргинские Острова
 Hogna reimoseri Roewer, 1959 — Эфиопия
 Hogna rizali Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Hogna rubetra (Schenkel, 1963) — Китай
 Hogna rubromandibulata (O. P.-Cambridge, 1885) — Яркенд, Каракорум
 Hogna rufimanoides (Strand, 1908) — Перу, Боливия
 Hogna ruricolaris (Simon, 1910) — Ботсвана
 Hogna sanctithomasi (Petrunkevitch, 1926) — Сент-Томас
 Hogna sanctivincentii (Simon, 1897) — Виргинские Острова, Сент-Винсент
 Hogna sanisabel (Strand, 1909) — Уругвай
 Hogna sansibarensis (Strand, 1907) — Занзибар
 Hogna schmitzi Wunderlich, 1992 — Мадейра
 Hogna schreineri (Purcell, 1903) — Намибия, Южная Африка
 Hogna schultzei (Simon, 1910) — Намибия
 Hogna senilis (L. Koch, 1877) — Новый Южный Уэльс
 Hogna simoni Roewer, 1959 — Камерун, Конго, Ангола
 Hogna simplex (L. Koch, 1882) — Мальорка
 Hogna sinaia Roewer, 1959 — Египет
 Hogna snodgrassi Banks, 1902 — Галапагоссы
 Hogna spenceri (Pocock, 1898) — Руанда, Южная Африка
 Hogna sternalis (Bertkau, 1880) — Бразилия
 Hogna stictopyga (Thorell, 1895) — Индия, Мьянма, Сингапур
 Hogna straeleni Roewer, 1959 — Конго, Руанда, Танзания
 Hogna subaustralis (Strand, 1908) — Перу
 Hogna subligata (L. Koch, 1877) — Квинсленд
 Hogna subrufa (Karsch, 1878) — Тасмания
 Hogna subtilis (Bryant, 1942) — Виргинские Острова
 Hogna suprenans (Chamberlin, 1924) — США
 Hogna swakopmundensis (Strand, 1916) — Намибия
 Hogna tantilla (Bryant, 1948) — Гаити
 Hogna ternetzi (Mello-Leitao, 1939) — Парагвай
 Hogna teteana Roewer, 1959 — Мозамбик
 Hogna thetis (Simon, 1910) — Принсипи
 Hogna tigana (Gertsch & Wallace, 1935) — США
 Hogna timuqua (Wallace, 1942) — США
 Hogna tivior (Chamberlin & Ivie, 1936) — Панама
 Hogna tlaxcalana (Gertsch & Davis, 1940) — Мексика
 Hogna transvaalica (Simon, 1898) — Южная Африка
 Hogna travassosi (Mello-Leitao, 1939) — Бразилия
 Hogna truculenta (O. P.-Cambridge, 1876) — Египет
 Hogna trunca Yin, Bao & Zhang, 1996 — Китай
 Hogna unicolor Roewer, 1959 — Мозамбик
 Hogna vachoni Caporiacco, 1954 — Французская Гвиана
 Hogna variolosa (Mello-Leitao, 1941) — Аргентина
 Hogna ventrilineata Caporiacco, 1954 — Французская Гвиана
 Hogna volxemi (Bertkau, 1880) — Бразилия
 Hogna vulpina (C. L. Koch, 1847) — Бразилия
 Hogna wallacei (Chamberlin & Ivie, 1944) — США
 Hogna watsoni (Gertsch, 1934) — США
 Hogna willeyi (Pocock, 1899) — Архипелаг Бисмарка
 Hogna yauliensis (Strand, 1908) — Перу
 Hogna zorodes (Mello-Leitao, 1942) — Аргентина
 Hogna zuluana Roewer, 1959 — Южная Африка

Hognoides 
Hognoides Roewer, 1960
 Hognoides ukrewea Roewer, 1960 — Танзания
 Hognoides urbanides (Strand, 1907) — Мадагаскар

Hyaenosa 
Hyaenosa Caporiacco, 1940
 Hyaenosa clarki (Hogg, 1912) — Китай
 Hyaenosa effera (O. P.-Cambridge, 1872) — Северная Африка, Израиль, Ливан
 Hyaenosa invasa Savelyeva, 1972 — Центральная Азия
 Hyaenosa ruandana Roewer, 1960 — Руанда
 Hyaenosa strandi Caporiacco, 1940 — Эфиопия

Hygrolycosa 
Hygrolycosa Dahl, 1908
 Hygrolycosa alpigena Yu & Song, 1988 — Китай
 Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) — Палеарктика
 Hygrolycosa strandi Caporiacco, 1948 — Греция
 Hygrolycosa umidicola Tanaka, 1978 — Япония

Kangarosa 
Kangarosa Framenau, 2010
 Kangarosa alboguttulata (L. Koch, 1878) — Квинсленд, Новый Южный Уэльс
 Kangarosa focarius Framenau, 2010 — Виктория
 Kangarosa ludwigi Framenau, 2010 — Квинсленд, Новый Южный Уэльс
 Kangarosa nothofagus Framenau, 2010 — Виктория
 Kangarosa ossea Framenau, 2010 — Квинсленд
 Kangarosa pandura Framenau, 2010 — Новый Южный Уэльс, Австралийская столичная территория, Виктория
 Kangarosa properipes (Simon, 1909) — Западная Австралия
 Kangarosa tasmaniensis Framenau, 2010 — Тасмания
 Kangarosa tristicula (L. Koch, 1877) — Квинсленд, Новый Южный Уэльс
 Kangarosa yannicki Framenau, 2010 — Новый Южный Уэльс

Katableps 
Katableps Jocque, Russell-Smith & Alderweireldt, 2011
 Katableps masoala Jocque, Russell-Smith & Alderweireldt, 2011 — Мадагаскар
 Katableps perinet Jocque, Russell-Smith & Alderweireldt, 2011 — Мадагаскар
 Katableps pudicus Jocque, Russell-Smith & Alderweireldt, 2011 — Мадагаскар

Knoelle 
Knoelle Framenau, 2006
 Knoelle clara (L. Koch, 1877) — Австралия

Lobizon 
Lobizon Piacentini & Grismado, 2009
 Lobizon corondaensis (Mello-Leitao, 1941) — Аргентина
 Lobizon humilis (Mello-Leitao, 1944) — Аргентина
 Lobizon minor (Mello-Leitao, 1941) — Аргентина
 Lobizon ojangureni Piacentini & Grismado, 2009 — Аргентина
 Lobizon otamendi Piacentini & Grismado, 2009 — Аргентина

Loculla 
Loculla Simon, 1910
 Loculla austrocaspia Roewer, 1955 — Иран
 Loculla massaica Roewer, 1960 — Танзания
 Loculla rauca Simon, 1910 — Сан-Томе
 Loculla rauca minor Simon, 1910 — Сан-Томе
 Loculla senzea Roewer, 1960 — Конго

Lycosa 
Lycosa Latreille, 1804
 Lycosa abnormis Guy, 1966 — Северная Африка
 Lycosa accurata (Becker, 1886) — Мексика
 Lycosa adusta Banks, 1898 — Мексика
 Lycosa affinis Lucas, 1846 — Алжир
 Lycosa anclata Franganillo, 1946 — Куба
 Lycosa apacha Chamberlin, 1925 — США
 Lycosa approximata (O. P.-Cambridge, 1885) — Яркенд
 Lycosa arambagensis Biswas & Biswas, 1992 — Индия
 Lycosa ariadnae McKay, 1979 — Западная Австралия
 Lycosa articulata Costa, 1875 — Израиль
 Lycosa artigasi Casanueva, 1980 — Чили
 Lycosa asiatica Sytshevskaja, 1980 — Таджикистан
 Lycosa aurea Hogg, 1896 — Центральная Австралия
 Lycosa auroguttata (Keyserling, 1891) — Бразилия
 Lycosa australicola (Strand, 1913) — Западная Австралия, Северные Территории
 Lycosa australis Simon, 1884 — Чили
 Lycosa balaramai Patel & Reddy, 1993 — Индия
 Lycosa barnesi Gravely, 1924 — Индия
 Lycosa baulnyi Simon, 1876 — Северная Африка
 Lycosa bedeli Simon, 1876 — Северная Африка
 Lycosa beihaiensis Yin, Bao & Zhang, 1995 — Китай
 Lycosa bezzii Mello-Leitao, 1944 — Аргентина
 Lycosa bhatnagari Sadana, 1969 — Индия
 Lycosa biolleyi Banks, 1909 — Коста-Рика
 Lycosa bistriata Gravely, 1924 — Индия, Бутан
 Lycosa boninensis Tanaka, 1989 — Тайвань, Япония
 Lycosa bonneti Guy & Carricaburu, 1967 — Алжир
 Lycosa brunnea F. O. P.-Cambridge, 1902 — Коста-Рика, Гватемала, Мексика
 Lycosa caenosa Rainbow, 1899 — Новая Каледония, Новые Гебриды
 Lycosa canescens Schenkel, 1963 — Китай
 Lycosa capensis Simon, 1898 — Южная Африка
 Lycosa carbonelli Costa & Capocasale, 1984 — Уругвай
 Lycosa carmichaeli Gravely, 1924 — Индия
 Lycosa cerrofloresiana Petrunkevitch, 1925 — от Сальвадора до Панамы
 Lycosa chaperi Simon, 1885 — Индия, Пакистан
 Lycosa choudhuryi Tikader & Malhotra, 1980 — Индия, Китай
 Lycosa cingara (C. L. Koch, 1847) — Египет
 Lycosa clarissa Roewer, 1951 — Испания
 Lycosa coelestis L. Koch, 1878 — Китай, Корея, Япония
 Lycosa connexa Roewer, 1960 — Южная Африка
 Lycosa contestata Montgomery, 1903 — США
 Lycosa corallina McKay, 1974 — Австралия
 Lycosa coreana Paik, 1994 — Корея
 Lycosa cowlei Hogg, 1896 — Центральная Австралия
 Lycosa cretacea Simon, 1898 — Северная Африка
 Lycosa dacica (Pavesi, 1898) — Румыния
 Lycosa danjiangensis Yin, Zhao & Bao, 1997 — Китай
 Lycosa dilatata F. O. P.-Cambridge, 1902 — от Мексики до Сальвадора
 Lycosa dimota Simon, 1909 — Западная Австралия
 Lycosa discolor Walckenaer, 1837 — США
 Lycosa elysae Tongiorgi, 1977 — Остров Святой Елены
 Lycosa emuncta Banks, 1898 — Мексика
 Lycosa erjianensis Yin & Zhao, 1996 — Китай
 Lycosa erythrognatha Lucas, 1836 — Бразилия, Уругвай, Парагвай, Аргентина
 Lycosa eutypa Chamberlin, 1925 — Панама
 Lycosa falconensis Schenkel, 1953 — Венесуэла
 Lycosa fasciiventris Dufour, 1835 — Испания, Марокко
 Lycosa fernandezi (F. O. P.-Cambridge, 1899) — Хуан-Фернандес
 Lycosa ferriculosa Chamberlin, 1919 — США
 Lycosa formosana Saito, 1936 — Тайвань
 Lycosa frigens (Kulczynski, 1916) — Россия
 Lycosa fuscana Pocock, 1901 — Индия
 Lycosa futilis Banks, 1898 — Мексика
 Lycosa geotubalis Tikader & Malhotra, 1980 — Индия
 Lycosa gibsoni McKay, 1979 — Западная Австралия
 Lycosa gigantea (Roewer, 1960) — Южная Африка
 Lycosa gilberta Hogg, 1905 — Новый Южный Уэльс, Виктория, Южная Австралия
 Lycosa gobiensis Schenkel, 1936 — Монголия, Китай
 Lycosa godeffroyi L. Koch, 1865 — Австралия
 Lycosa goliathus Pocock, 1901 — Индия
 Lycosa grahami Fox, 1935 — Китай
 Lycosa guayaquiliana Mello-Leitao, 1939 — Эквадор
 Lycosa hickmani (Roewer, 1955) — Новая Гвинея, Северная Австралия
 Lycosa hildegardae Casanueva, 1980 — Чили
 Lycosa hispanica (Walckenaer, 1837) — Испания
 Lycosa hispanica dufouri (Strand, 1916) — Испания
 Lycosa horrida (Keyserling, 1877) — Колумбия
 Lycosa howarthi Gertsch, 1973 — Гавайи
 Lycosa illicita Gertsch, 1934 — Мексика
 Lycosa immanis L. Koch, 1879 — Россия
 Lycosa impavida Walckenaer, 1837 — США
 Lycosa implacida Nicolet, 1849 — Чили
 Lycosa indagatrix Walckenaer, 1837 — Индия, Шри-Ланка
 Lycosa indomita Nicolet, 1849 — Чили
 Lycosa infesta Walckenaer, 1837 — США
 Lycosa injusta Banks, 1898 — Мексика
 Lycosa innocua Doleschall, 1859 — Амбон
 Lycosa inornata Blackwall, 1862 — Бразилия
 Lycosa insulana (Bryant, 1923) — Barbados
 Lycosa insularis Lucas, 1857 — Куба
 Lycosa intermedialis Roewer, 1955 — Ливия
 Lycosa interstitialis (Strand, 1906) — Алжир
 Lycosa inviolata Roewer, 1960 — Южная Африка
 Lycosa iranii Pocock, 1901 — Индия
 Lycosa ishikariana (Saito, 1934) — Россия, Япония
 Lycosa isolata Bryant, 1940 — Куба
 Lycosa jagadalpurensis Gajbe, 2004 — Индия
 Lycosa kempi Gravely, 1924 — Индия, Пакистан, Бутан, Китай
 Lycosa koyuga McKay, 1979 — Западная Австралия
 Lycosa labialis Mao & Song, 1985 — Китай, Корея
 Lycosa labialisoides Peng et al., 1997 — Китай
 Lycosa laeta L. Koch, 1877 — Восточная Австралия
 Lycosa lambai Tikader & Malhotra, 1980 — Индия
 Lycosa langei Mello-Leitao, 1947 — Бразилия
 Lycosa lativulva F. O. P.-Cambridge, 1902 — Гватемала
 Lycosa lebakensis Doleschall, 1859 — Ява
 Lycosa leuckarti (Thorell, 1870) — Австралия
 Lycosa leucogastra Mello-Leitao, 1944 — Аргентина
 Lycosa leucophaeoides (Roewer, 1951) — Квинсленд
 Lycosa leucophthalma Mello-Leitao, 1940 — Аргентина
 Lycosa leucotaeniata (Mello-Leitao, 1947) — Бразилия
 Lycosa liliputana Nicolet, 1849 — Чили
 Lycosa longivulva F. O. P.-Cambridge, 1902 — Гватемала
 Lycosa macedonica (Giltay, 1932) — Македония
 Lycosa mackenziei Gravely, 1924 — Пакистан, Индия, Бангладеш
 Lycosa maculata Butt, Anwar & Tahir, 2006 — Пакистан
 Lycosa madagascariensis Vinson, 1863 — Мадагаскар
 Lycosa madani Pocock, 1901 — Индия
 Lycosa magallanica Karsch, 1880 — Чили
 Lycosa magnifica Hu, 2001 — Китай
 Lycosa mahabaleshwarensis Tikader & Malhotra, 1980 — Индия
 Lycosa masteri Pocock, 1901 — Индия
 Lycosa matusitai Nakatsudi, 1943 — от Японии до Микронезии
 Lycosa maya Chamberlin, 1925 — Мексика
 Lycosa mexicana Banks, 1898 — Мексика
 Lycosa minae (Donitz & Strand, 1906) — Япония
 Lycosa molyneuxi Hogg, 1905 — Новый Южный Уэльс
 Lycosa mordax Walckenaer, 1837 — США
 Lycosa moulmeinensis Gravely, 1924 — Мьянма
 Lycosa mukana Roewer, 1960 — Конго
 Lycosa munieri Simon, 1876 — Северная Африка
 Lycosa muntea (Roewer, 1960) — Конго
 Lycosa musgravei McKay, 1974 — Новый Южный Уэльс, Виктория
 Lycosa niceforoi Mello-Leitao, 1941 — Колумбия
 Lycosa nigricans Butt, Anwar & Tahir, 2006 — Пакистан
 Lycosa nigromarmorata Mello-Leitao, 1941 — Колумбия
 Lycosa nigropunctata Rainbow, 1915 — Южная Австралия
 Lycosa nigrotaeniata Mello-Leitao, 1941 — Колумбия
 Lycosa nigrotibialis Simon, 1884 — Индия, Бутан, Мьянма
 Lycosa nilotica Audouin, 1826 — Египет
 Lycosa nordenskjoldi Tullgren, 1905 — Бразилия, Боливия
 Lycosa oculata Simon, 1876 — Западная Средиземноморье
 Lycosa ovalata Franganillo, 1930 — Куба
 Lycosa pachana Pocock, 1898 — Центральная, Южная Африка
 Lycosa palliata Roewer, 1960 — Южная Африка
 Lycosa pampeana Holmberg, 1876 — Парагвай, Аргентина
 Lycosa paranensis Holmberg, 1876 — Бразилия, Аргентина
 Lycosa parvipudens Karsch, 1881 — Gilbert Islands
 Lycosa patagonica Simon, 1886 — Чили
 Lycosa pavlovi Schenkel, 1953 — Китай
 Lycosa perkinsi Simon, 1904 — Гавайи
 Lycosa perspicua Roewer, 1960 — Южная Африка
 Lycosa philadelphiana Walckenaer, 1837 — США
 Lycosa phipsoni Pocock, 1899 — от Индии до Китая, Тайвань
 Lycosa phipsoni leucophora (Thorell, 1887) — Мьянма
 Lycosa pia (Bosenberg & Strand, 1906) — Япония
 Lycosa pictipes (Keyserling, 1891) — Бразилия, Аргентина
 Lycosa pictula Pocock, 1901 — Индия
 Lycosa pintoi Mello-Leitao, 1931 — Бразилия
 Lycosa piochardi Simon, 1876 — Сирия
 Lycosa piochardi infraclara (Strand, 1915) — Израиль
 Lycosa poliostoma (C. L. Koch, 1847) — Бразилия, Парагвай, Уругвай, Аргентина
 Lycosa poonaensis Tikader & Malhotra, 1980 — Индия
 Lycosa porteri Simon, 1904 — Чили
 Lycosa praegrandis C. L. Koch, 1836 — от Греции до Центральной Азии
 Lycosa praegrandis discoloriventer Caporiacco, 1949 — Албания
 Lycosa praestans Roewer, 1960 — Ботсвана
 Lycosa proletarioides Mello-Leitao, 1941 — Аргентина
 Lycosa prolifica Pocock, 1901 — Индия
 Lycosa pulchella (Thorell, 1881) — Новая Гвинея, Архипелаг Бисмарка
 Lycosa punctiventralis (Roewer, 1951) — Мексика
 Lycosa quadrimaculata Lucas, 1858 — Габон
 Lycosa rimicola Purcell, 1903 — Южная Африка
 Lycosa ringens Tongiorgi, 1977 — Остров Святой Елены
 Lycosa rostrata Franganillo, 1930 — Куба
 Lycosa rufisterna Schenkel, 1953 — Китай
 Lycosa russea Schenkel, 1953 — Китай
 Lycosa sabulosa (O. P.-Cambridge, 1885) — Яркенд
 Lycosa salifodina McKay, 1976 — Западная Австралия
 Lycosa salvadorensis Kraus, 1955 — Сальвадор
 Lycosa separata (Roewer, 1960) — Мозамбик
 Lycosa septembris (Strand, 1906) — Эфиопия
 Lycosa sericovittata Mello-Leitao, 1939 — Бразилия
 Lycosa serranoa Tullgren, 1901 — Чили
 Lycosa shahapuraensis Gajbe, 2004 — Индия
 Lycosa shaktae Bhandari & Gajbe, 2001 — Индия
 Lycosa shansia (Hogg, 1912) — Китай, Монголия
 Lycosa shillongensis Tikader & Malhotra, 1980 — Индия
 Lycosa signata Lenz, 1886 — Мадагаскар
 Lycosa signiventris Banks, 1909 — Сальвадор, Коста-Рика
 Lycosa sigridae (Strand, 1917) — Мексика
 Lycosa similis Banks, 1892 — США
 Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) — Палеарктика
 Lycosa sochoi Mello-Leitao, 1947 — Бразилия
 Lycosa storeniformis Simon, 1910 — Гвинея-Бисау
 Lycosa subfusca F. O. P.-Cambridge, 1902 — Мексика, Коста-Рика
 Lycosa suzukii Yaginuma, 1960 — Россия, Китай, Корея, Япония
 Lycosa sylvatica (Roewer, 1951) — Алжир
 Lycosa tarantula (Linnaeus, 1758) — Юго-Восточная Европа, Средиземноморье, Ближний Восток
 Lycosa tarantula carsica Caporiacco, 1949 — Италия
 Lycosa tarantula cisalpina Simon, 1937 — Франция
 Lycosa tarantuloides Perty, 1833 — Бразилия
 Lycosa tasmanicola Roewer, 1960 — Тасмания
 Lycosa teranganicola (Strand, 1911) — Ару
 Lycosa terrestris Butt, Anwar & Tahir, 2006 — Пакистан
 Lycosa tetrophthalma Mello-Leitao, 1939 — Парагвай
 Lycosa thoracica Patel & Reddy, 1993 — Индия
 Lycosa thorelli (Keyserling, 1877) — от Колумбии до Аргентины
 Lycosa tista Tikader, 1970 — Индия
 Lycosa transversa F. O. P.-Cambridge, 1902 — Гватемала
 Lycosa trichopus (Roewer, 1960) — Афганистан
 Lycosa tula (Strand, 1913) — Западная Австралия
 Lycosa u-album Mello-Leitao, 1938 — Аргентина
 Lycosa vachoni Guy, 1966 — Алжир
 Lycosa vellutina Mello-Leitao, 1941 — Колумбия
 Lycosa ventralis F. O. P.-Cambridge, 1902 — Мексика
 Lycosa vittata Yin, Bao & Zhang, 1995 — Китай
 Lycosa wadaiensis Roewer, 1960 — Чад
 Lycosa wangi Yin, Peng & Wang, 1996 — Китай
 Lycosa woonda McKay, 1979 — Западная Австралия
 Lycosa wroughtoni Pocock, 1899 — Индия
 Lycosa wulsini Fox, 1935 — Китай
 Lycosa yalkara McKay, 1979 — Западная Австралия
 Lycosa yerburyi Pocock, 1901 — Шри-Ланка
 Lycosa yizhangensis Yin, Peng & Wang, 1996 — Китай
 Lycosa yunnanensis Yin, Peng & Wang, 1996 — Китай

Lycosella 
Lycosella Thorell, 1890
 Lycosella annulata Simon, 1900 — Гавайи
 Lycosella minuta Thorell, 1890 — Суматра
 Lycosella spinipes Simon, 1900 — Гавайи
 Lycosella tenera Thorell, 1890 — Суматра
 Lycosella tenera bisulcata Thorell, 1890 — Суматра

Lysania 
Lysania Thorell, 1890
 Lysania deangia Li, Wang & Zhang, 2013 — Китай
 Lysania pygmaea Thorell, 1890 — Китай, Малайзия
 Lysania sabahensis Lehtinen & Hippa, 1979 — Борнео

Mainosa 
Mainosa Framenau, 2006
 Mainosa longipes (L. Koch, 1878) — Западная Австралия, Южная Австралия

Malimbosa 
Malimbosa Roewer, 1960
 Malimbosa lamperti (Strand, 1906) — Западная Африка

Margonia 
Margonia Hippa & Lehtinen, 1983
 Margonia himalayensis (Gravely, 1924) — Индия

Megarctosa 
Megarctosa Caporiacco, 1948
 Megarctosa aequioculata (Strand, 1906) — Эфиопия
 Megarctosa argentata (Denis, 1947) — Северная Африка
 Megarctosa bamiana Roewer, 1960 — Афганистан
 Megarctosa caporiaccoi Roewer, 1960 — Камерун
 Megarctosa gobiensis (Schenkel, 1936) — Монголия
 Megarctosa melanostoma (Mello-Leitao, 1941) — Аргентина
 Megarctosa naccai Caporiacco, 1948 — Греция

Melocosa 
Melocosa Gertsch, 1937
 Melocosa fumosa (Emerton, 1894) — США, Канада, Аляска
 Melocosa gertschi Mello-Leitao, 1947 — Бразилия

Minicosa 
Minicosa Alderweireldt & Jocque, 2007
 Minicosa neptuna Alderweireldt & Jocque, 2007 — Южная Африка

Molitorosa 
Molitorosa Roewer, 1960
 Molitorosa molitor (Bertkau, 1880) — Бразилия

Mongolicosa 
Mongolicosa Marusik, Azarkina & Koponen, 2004
 Mongolicosa buryatica Marusik, Azarkina & Koponen, 2004 — Россия
 Mongolicosa glupovi Marusik, Azarkina & Koponen, 2004 — Россия
 Mongolicosa gobiensis Marusik, Azarkina & Koponen, 2004 — Монголия
 Mongolicosa mongolensis Marusik, Azarkina & Koponen, 2004 — Монголия
 Mongolicosa pseudoferruginea (Schenkel, 1936) — Китай
 Mongolicosa songi Marusik, Azarkina & Koponen, 2004 — Монголия, Китай

Mustelicosa 
Mustelicosa Roewer, 1960
 Mustelicosa dimidiata (Thorell, 1875) — Россия, Украина, Туркменистан, Монголия, Китай
 Mustelicosa ordosa (Hogg, 1912) — Китай

Navira 
Navira Piacentini & Grismado, 2009
 Navira naguan Piacentini & Grismado, 2009 — Аргентина

Notocosa 
Notocosa Vink, 2002
 Notocosa bellicosa (Goyen, 1888) — Новая Зеландия

Oculicosa 
Oculicosa Zyuzin, 1993
 Oculicosa supermirabilis Zyuzin, 1993 — Казахстан, Узбекистан, Туркменистан

Ocyale 
Ocyale Audouin, 1826
 Ocyale dewinterae Alderweireldt, 1996 — Малави, Намибия
 Ocyale discrepans Roewer, 1960 — Эфиопия
 Ocyale fera Strand, 1908 — Мадагаскар
 Ocyale grandis Alderweireldt, 1996 — Того, Конго, Намибия
 Ocyale guttata (Karsch, 1878) — от Танзании до Южной Африки
 Ocyale huachoi (Mello-Leitao, 1942) — Перу
 Ocyale kalpiensis Gajbe, 2004 — Индия
 Ocyale kumari Dyal, 1935 — Пакистан
 Ocyale lanca (Karsch, 1879) — Шри-Ланка
 Ocyale pelliona (Audouin, 1826) — Северная Африка
 Ocyale pilosa (Roewer, 1960) — Западная Африка до Мьянмы
 Ocyale qiongzhongensis Yin & Peng, 1997 — Китай

Orinocosa 
Orinocosa Chamberlin, 1916
 Orinocosa aymara Chamberlin, 1916 — Перу
 Orinocosa celerierae Cornic, 1976 — Кот-д’Ивуар
 Orinocosa guentheri (Pocock, 1899) — Иран
 Orinocosa hansi (Strand, 1916) — Южная Африка
 Orinocosa paraguensis (Gertsch & Wallace, 1937) — Парагвай
 Orinocosa priesneri Roewer, 1959 — Египет
 Orinocosa pulchra Caporiacco, 1947 — Гайана
 Orinocosa securifer (Tullgren, 1905) — Аргентина
 Orinocosa stirlingae (Hogg, 1905) — Новый Южный Уэльс
 Orinocosa tropica Roewer, 1959 — Уганда

Orthocosa 
Orthocosa Roewer, 1960
 Orthocosa ambigua (Denis, 1947) — Египет
 Orthocosa orophila (Thorell, 1887) — Мьянма
 Orthocosa semicincta (L. Koch, 1877) — Квинсленд
 Orthocosa sternomaculata (Mello-Leitao, 1943) — Бразилия
 Orthocosa tokunagai (Saito, 1936) — Китай

Paratrochosina 
Paratrochosina Roewer, 1960
 Paratrochosina amica (Mello-Leitao, 1941) — Аргентина
 Paratrochosina insolita (L. Koch, 1879) — Канада, Аляска, Россия
 Paratrochosina sagittigera (Roewer, 1951) — Россия

Pardosa 
Pardosa C. L. Koch, 1847
 Pardosa abagensis Ovtsharenko, 1979 — Россия, Абхазия
 Pardosa aciculifera Chen, Song & Li, 2001 — Китай
 Pardosa acorensis Simon, 1883 — Азорские острова
 Pardosa adustella (Roewer, 1951) — Россия, Монголия, Китай
 Pardosa aenigmatica Tongiorgi, 1966 — Италия, Турция, Азербайджан
 Pardosa afflicta (Holmberg, 1876) — Аргентина
 Pardosa agrestis (Западнаяring, 1861) — Палеарктика
 Pardosa agrestis purbeckensis F. O. P.-Cambridge, 1895 — Западная, Центральная Европа
 Pardosa agricola (Thorell, 1856) — Европа до Казахстана
 Pardosa agricola borussica (Dahl, 1908) — Литва
 Pardosa agricola fucicola (Dahl, 1908) — Финляндия, Германия
 Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) — Европа, Россия
 Pardosa alasaniensis Mcheidze, 1997 — Грузия
 Pardosa albatula (Roewer, 1951) — Европа
 Pardosa alboannulata Yin et al., 1997 — Китай
 Pardosa albomaculata Emerton, 1885 — США, Канада, Аляска, Гренландия
 Pardosa algens (Kulczynski, 1908) — Канада, Аляска, Россия
 Pardosa algina (Chamberlin, 1916) — Перу
 Pardosa algoides Schenkel, 1963 — Индия, Бангладеш, Китай
 Pardosa alii Tikader, 1977 — Индия
 Pardosa altamontis Chamberlin & Ivie, 1946 — США, Канада
 Pardosa alticola Alderweireldt & Jocque, 1992 — Эфиопия, Конго, Руанда
 Pardosa altitudis Tikader & Malhotra, 1980 — Индия, Китай
 Pardosa amacuzacensis Jimenez, 1983 — Мексика
 Pardosa amamiensis (Nakatsudi, 1943) — Острова Рюкю
 Pardosa amazonia (Thorell, 1895) — Мьянма
 Pardosa amentata (Clerck, 1757) — Европа, Россия
 Pardosa amkhasensis Tikader & Malhotra, 1976 — Индия
 Pardosa anchoroides Yu & Song, 1988 — Китай
 Pardosa ancorifera Schenkel, 1936 — Китай
 Pardosa anfibia Zapfe-Mann, 1979 — Чили
 Pardosa angolensis (Roewer, 1959) — Ангола
 Pardosa angusta Denis, 1956 — Марокко
 Pardosa angustifrons Caporiacco, 1941 — Эфиопия
 Pardosa anomala Gertsch, 1933 — США, Канада
 Pardosa apostoli Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Pardosa aquatilis Schmidt & Krause, 1995 — Кабо-Верде
 Pardosa aquila Buchar & Thaler, 1998 — Россия, Грузия
 Pardosa arctica (Kulczynski, 1916) — Россия
 Pardosa astrigera L. Koch, 1878 — Россия, Китай, Корея, Тайвань, Япония
 Pardosa atlantica Emerton, 1913 — США
 Pardosa atomaria (C. L. Koch, 1847) — Балканы, Кипр, Родос, Эгейские Острова
 Pardosa atrata (Thorell, 1873) — Палеарктика
 Pardosa atromedia Banks, 1904 — США
 Pardosa atronigra Song, 1995 — Китай
 Pardosa atropos (L. Koch, 1878) — Китай, Корея, Япония
 Pardosa aurantipes (Strand, 1906) — Эфиопия
 Pardosa azerifalcata Marusik, Guseinov & Koponen, 2003 — Азербайджан
 Pardosa baehrorum Kronestedt, 1999 — Германия, Швейцария, Австрия
 Pardosa balaghatensis Gajbe, 2004 — Индия
 Pardosa baoshanensis Wang & Qiu, 1991 — Китай
 Pardosa baraan Logunov & Marusik, 1995 — Россия, Монголия
 Pardosa bargaonensis Gajbe, 2004 — Индия
 Pardosa basiri (Dyal, 1935) — Пакистан
 Pardosa bastarensis Gajbe, 2004 — Индия
 Pardosa baxianensis Wang & Song, 1993 — Китай
 Pardosa beijiangensis Hu & Wu, 1989 — Китай
 Pardosa bellona Banks, 1898 — США, Мексика
 Pardosa benadira Caporiacco, 1940 — Эфиопия
 Pardosa bendamira Roewer, 1960 — Афганистан
 Pardosa beringiana Dondale & Redner, 1987 — Канада, Аляска
 Pardosa bernensis (Lebert, 1877) — Швейцария
 Pardosa bidentata Franganillo, 1936 — Куба
 Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) — Палеарктика
 Pardosa birabeni Mello-Leitao, 1938 — Аргентина
 Pardosa birmanica Simon, 1884 — от Пакистана до Китая, Филиппины, Суматра
 Pardosa blanda (C. L. Koch, 1833) — Палеарктика
 Pardosa bleyi (Dahl, 1908) — Архипелаг Бисмарка
 Pardosa brevimetatarsis (Strand, 1907) — Ява
 Pardosa brevivulva Tanaka, 1975 — Россия, Китай, Корея, Япония
 Pardosa brunellii Caporiacco, 1940 — Эфиопия
 Pardosa buchari Ovtsharenko, 1979 — Россия, Грузия, Иран
 Pardosa bucklei Kronestedt, 1975 — США, Канада
 Pardosa bukukun Logunov & Marusik, 1995 — Россия, Монголия, Китай
 Pardosa burasantiensis Tikader & Malhotra, 1976 — Индия, Китай
 Pardosa buriatica Sternbergs, 1979 — Россия
 Pardosa californica Keyserling, 1887 — США, Мексика
 Pardosa caliraya Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Pardosa canalis F. O. P.-Cambridge, 1902 — Мексика
 Pardosa caucasica Ovtsharenko, 1979 — Россия, Абхазия, Азербайджан
 Pardosa cavannae Simon, 1881 — Италия, Албания
 Pardosa cayennensis (Taczanowski, 1874) — Французская Гвиана
 Pardosa cervina Schenkel, 1936 — Китай
 Pardosa cervinopilosa Schenkel, 1936 — Китай
 Pardosa chahraka Roewer, 1960 — Афганистан
 Pardosa chambaensis Tikader & Malhotra, 1976 — Индия
 Pardosa chapini (Fox, 1935) — Китай
 Pardosa chenbuensis Yin et al., 1997 — Китай
 Pardosa chiapasiana Gertsch & Wallace, 1937 — Мексика
 Pardosa chindanda Roewer, 1960 — Афганистан
 Pardosa cincta (Kulczynski, 1887) — Центральная, Восточная Европа
 Pardosa cinerascens (Roewer, 1951) — Мадагаскар
 Pardosa clavipalpis Purcell, 1903 — Восточная, Южная Африка
 Pardosa cluens Roewer, 1959 — Камерун
 Pardosa colchica Mcheidze, 1946 — Грузия, Армения, Азербайджан
 Pardosa coloradensis Banks, 1894 — США, Канада, Аляска
 Pardosa completa (Roewer, 1959) — Мозамбик
 Pardosa concinna (Thorell, 1877) — США, Канада
 Pardosa concolorata (Roewer, 1951) — Мексика
 Pardosa condolens (O. P.-Cambridge, 1885) — Центральная Азия
 Pardosa confalonierii Caporiacco, 1928 — Северная Африка
 Pardosa confusa Kronestedt, 1988 — США
 Pardosa consimilis Nosek, 1905 — Турция
 Pardosa costrica Chamberlin & Ivie, 1942 — Коста-Рика
 Pardosa crassipalpis Purcell, 1903 — Южная Африка
 Pardosa crassistyla Kronestedt, 1988 — США
 Pardosa credula (O. P.-Cambridge, 1885) — Таджикистан
 Pardosa cribrata Simon, 1876 — Южная Европа, Алжир
 Pardosa cribrata catalonica Simon, 1937 — Испания
 Pardosa cubana Bryant, 1940 — Куба, Ямайка, Grand Острова Кайман
 Pardosa dabiensis Chai & Yang, 1998 — Китай
 Pardosa dagestana Buchar & Thaler, 1998 — Россия
 Pardosa daisetsuensis Tanaka, 2005 — Япония
 Pardosa dalkhaba Roewer, 1960 — Афганистан
 Pardosa danica (Sorensen, 1904) — Denmark
 Pardosa darolii (Strand, 1906) — Эфиопия
 Pardosa datongensis Yin, Peng & Kim, 1997 — Китай
 Pardosa debolinae Majumder, 2004 — Индия
 Pardosa delicatula Gertsch & Wallace, 1935 — США, Мексика
 Pardosa dentitegulum Yin et al., 1997 — Китай
 Pardosa desolatula Gertsch & Davis, 1940 — Мексика
 Pardosa dilecta Banks, 1898 — Мексика
 Pardosa distincta (Blackwall, 1846) — США, Канада
 Pardosa diuturna Fox, 1937 — Канада, Аляска
 Pardosa donabila Roewer, 1955 — Иран
 Pardosa dondalei Jimenez, 1986 — Мексика
 Pardosa dorsalis Banks, 1894 — США, Канада
 Pardosa dorsuncata Lowrie & Dondale, 1981 — США, Канада, Аляска
 Pardosa dranensis Hogg, 1922 — Вьетнам
 Pardosa drenskii Buchar, 1968 — Болгария
 Pardosa duplicata Saha, Biswas & Raychaudhuri, 1994 — Индия
 Pardosa dzheminey Marusik, 1995 — Казахстан
 Pardosa ecatli Jimenez, 1985 — Мексика
 Pardosa eiseni (Thorell, 1875) — Палеарктика
 Pardosa ejusmodi (O. P.-Cambridge, 1872) — Сирия
 Pardosa elegans (Thorell, 1875) — Россия
 Pardosa elegantula (Roewer, 1959) — Конго
 Pardosa enucleata Roewer, 1959 — Южная Африка
 Pardosa erupticia (Strand, 1913) — Руанда
 Pardosa eskovi Kronestedt & Marusik, 2011 — Россия
 Pardosa evanescens Alderweireldt & Jocque, 2008 — Кот-д’Ивуар
 Pardosa evelinae Wunderlich, 1984 — Восточная Европа
 Pardosa falcata Schenkel, 1963 — Монголия, Китай
 Pardosa falcifera F. O. P.-Cambridge, 1902 — от США до Коста-Рики
 Pardosa falcula F. O. P.-Cambridge, 1902 — Гватемала
 Pardosa fallax Barnes, 1959 — Мексика
 Pardosa fastosa (Keyserling, 1877) — от Коста-Рики до Эквадора
 Pardosa fastosa viota (Strand, 1914) — Колумбия
 Pardosa femoralis Simon, 1876 — Франция, Испания, Россия
 Pardosa fengi Marusik, Nadolny & Omelko, 2013 — Китай
 Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) — Палеарктика
 Pardosa flammula Mello-Leitao, 1945 — Аргентина
 Pardosa flata Qu, Peng & Yin, 2010 — Китай
 Pardosa flavida (O. P.-Cambridge, 1885) — Яркенд, Туркменистан, Китай
 Pardosa flavipalpis F. O. P.-Cambridge, 1902 — Мексика
 Pardosa flavipes Hu, 2001 — Китай
 Pardosa flavisterna Caporiacco, 1935 — Пакистан, Индия
 Pardosa fletcheri (Gravely, 1924) — Пакистан, Индия, Непал
 Pardosa floridana (Banks, 1896) — США, Куба
 Pardosa fortunata (O. P.-Cambridge, 1885) — Центральная Азия
 Pardosa fritzeni Ballarin et al., 2012 — Киргизия
 Pardosa fulvipes (Collett, 1876) — Палеарктика
 Pardosa furcifera (Thorell, 1875) — Канада, Аляска, Гренландия, Исландия
 Pardosa fuscosoma Wunderlich, 1992 — Канарские Острова
 Pardosa fuscula (Thorell, 1875) — США, Канада, Аляска
 Pardosa gastropicta Roewer, 1959 — Кения
 Pardosa gefsana Roewer, 1959 — Испания, Сицилия, Сардиния, Северная Африка
 Pardosa gerhardti (Strand, 1922) — Суматра
 Pardosa ghigii Caporiacco, 1932 — Марокко
 Pardosa ghourbanda Roewer, 1960 — Афганистан
 Pardosa giebeli (Pavesi, 1873) — Европа
 Pardosa glabra Mello-Leitao, 1938 — Аргентина
 Pardosa glacialis (Thorell, 1872) — Голарктика
 Pardosa golbagha Roewer, 1960 — Афганистан
 Pardosa gopalai Patel & Reddy, 1993 — Индия
 Pardosa gothicana Lowrie & Dondale, 1981 — США
 Pardosa gracilenta (Lucas, 1846) — Алжир
 Pardosa graminea Tanaka, 1985 — Китай, Япония
 Pardosa groenlandica (Thorell, 1872) — Россия, Аляска, Канада, США, Гренландия
 Pardosa gromovi Ballarin et al., 2012 — Казахстан
 Pardosa guadalajarana Dondale & Redner, 1984 — от Мексики до Сальвадора
 Pardosa guerechka Roewer, 1960 — Афганистан
 Pardosa gusarensis Marusik, Guseinov & Koponen, 2003 — Азербайджан
 Pardosa haibeiensis Yin et al., 1995 — Китай
 Pardosa hamifera F. O. P.-Cambridge, 1902 — Мексика, Гондурас, Ямайка, Гаити
 Pardosa hartmanni (Roewer, 1959) — Танзания
 Pardosa hatanensis Urita, Tang & Song, 1993 — Китай
 Pardosa haupti Song, 1995 — Китай
 Pardosa hedini Schenkel, 1936 — Россия, Китай, Корея, Япония
 Pardosa herbosa Jo & Paik, 1984 — Россия, Китай, Корея, Япония
 Pardosa hetchi Chamberlin & Ivie, 1942 — США
 Pardosa heterophthalma (Simon, 1898) — от Индии до Ява
 Pardosa hohxilensis Song, 1995 — Китай
 Pardosa hokkaido Tanaka & Suwa, 1986 — Россия, Япония
 Pardosa hortensis (Thorell, 1872) — Палеарктика
 Pardosa hydaspis Caporiacco, 1935 — Каракорум
 Pardosa hyperborea (Thorell, 1872) — Голарктика
 Pardosa hypocrita (Simon, 1882) — Йемен
 Pardosa ibex Buchar & Thaler, 1998 — Россия, Грузия
 Pardosa ilgunensis Nosek, 1905 — Турция
 Pardosa incerta Nosek, 1905 — Турция, Россия, Азербайджан
 Pardosa indecora L. Koch, 1879 — Россия, Китай
 Pardosa iniqua (O. P.-Cambridge, 1876) — Египет
 Pardosa injucunda (O. P.-Cambridge, 1876) — Африка
 Pardosa inopina (O. P.-Cambridge, 1876) — Египет до Восточной Африки
 Pardosa inquieta (O. P.-Cambridge, 1876) — Египет
 Pardosa intermedia (Bosenberg, 1903) — Германия
 Pardosa invenusta (C. L. Koch, 1837) — Греция
 Pardosa irretita Simon, 1886 — Таиланд, Малайзия, Борнео
 Pardosa irriensis Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Pardosa isago Tanaka, 1977 — Россия, Китай, Корея, Япония
 Pardosa italica Tongiorgi, 1966 — от Южной Европы до Китая
 Pardosa italica valenta Zyuzin, 1976 — Центральная Азия
 Pardosa izabella Chamberlin & Ivie, 1942 — Гватемала
 Pardosa jabalpurensis Gajbe & Gajbe, 1999 — Индия
 Pardosa jaikensis Ponomarev, 2007 — Россия, Казахстан
 Pardosa jambaruensis Tanaka, 1990 — Китай, Тайвань, Окинава
 Pardosa jartica Urita, Tang & Song, 1993 — Китай
 Pardosa jaundea (Roewer, 1960) — Камерун
 Pardosa jeniseica Eskov & Marusik, 1995 — Россия, Казахстан
 Pardosa jergeniensis Ponomarev, 1979 — Россия, Казахстан
 Pardosa jinpingensis Yin et al., 1997 — Китай
 Pardosa josemitensis (Strand, 1908) — США
 Pardosa kalpiensis Gajbe, 2004 — Индия
 Pardosa karagonis (Strand, 1913) — Центральная, Восточная Африка
 Pardosa karagonis nivicola Lessert, 1926 — Танзания
 Pardosa katangana Roewer, 1959 — Конго
 Pardosa kavango Alderweireldt & Jocque, 1992 — Намибия, Ботсвана
 Pardosa knappi Dondale, 2007 — США
 Pardosa kondeana Roewer, 1959 — Восточная Африка
 Pardosa kratochvili (Kolosvary, 1934) — Венгрия
 Pardosa krausi (Roewer, 1959) — Танзания
 Pardosa kronestedti Song, Zhang & Zhu, 2002 — Китай
 Pardosa kupupa (Tikader, 1970) — Индия, Китай
 Pardosa labradorensis (Thorell, 1875) — США, Канада
 Pardosa laciniata Song & Haupt, 1995 — Китай
 Pardosa laevitarsis Tanaka & Suwa, 1986 — Япония, Окинава
 Pardosa lagenaria Qu, Peng & Yin, 2010 — Китай
 Pardosa laidlawi Simon, 1901 — Малайзия
 Pardosa lapidicina Emerton, 1885 — США, Канада
 Pardosa lapponica (Thorell, 1872) — Голарктика
 Pardosa lasciva L. Koch, 1879 — Палеарктика
 Pardosa latibasa Qu, Peng & Yin, 2010 — Китай
 Pardosa laura Karsch, 1879 — Россия, Китай, Корея, Тайвань, Япония
 Pardosa lawrencei Roewer, 1959 — Танзания
 Pardosa leipoldti Purcell, 1903 — Южная Африка
 Pardosa leprevosti Mello-Leitao, 1947 — Бразилия
 Pardosa lignosus Ghafoor & Alvi, 2007 — Пакистан
 Pardosa lii Marusik, Nadolny & Omelko, 2013 — Китай
 Pardosa limata Roewer, 1959 — Намибия
 Pardosa lineata F. O. P.-Cambridge, 1902 — Мексика
 Pardosa linguata F. O. P.-Cambridge, 1902 — Мексика
 Pardosa litangensis Xu, Zhu & Kim, 2010 — Китай
 Pardosa littoralis Banks, 1896 — США, Канада, Куба
 Pardosa logunovi Kronestedt & Marusik, 2011 — Россия, Монголия
 Pardosa lombokibia (Strand, 1915) — Ломбок
 Pardosa longionycha Yin et al., 1995 — Китай
 Pardosa longisepta Chen & Song, 2002 — Китай
 Pardosa longivulva F. O. P.-Cambridge, 1902 — Мексика, Гватемала
 Pardosa lowriei Kronestedt, 1975 — США, Канада, Аляска
 Pardosa luctinosa Simon, 1876 — Палеарктика
 Pardosa luctinosa etsinensis Schenkel, 1963 — Китай
 Pardosa luctinosa marina (Kolosvary, 1940) — Балканы
 Pardosa ludia (Thorell, 1895) — Мьянма
 Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) — Палеарктика
 Pardosa lurida Roewer, 1959 — Танзания
 Pardosa lusingana Roewer, 1959 — Конго, Намибия
 Pardosa lycosina Purcell, 1903 — Южная Африка
 Pardosa lycosinella Lawrence, 1927 — Намибия
 Pardosa lyrata (Odenwall, 1901) — Россия, Монголия
 Pardosa lyrifera Schenkel, 1936 — Китай, Корея, Япония
 Pardosa mabinii Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Pardosa mabweana Roewer, 1959 — Конго
 Pardosa mackenziana (Keyserling, 1877) — США, Канада, Аляска
 Pardosa maculata Franganillo, 1931 — Куба
 Pardosa maculatipes (Keyserling, 1887) — Чили
 Pardosa maimaneha Roewer, 1960 — Афганистан
 Pardosa maisa Hippa & Mannila, 1982 — Финляндия, Австрия, Венгрия, Чехия, Польша, Россия
 Pardosa manicata Thorell, 1899 — Камерун
 Pardosa manubriata Simon, 1898 — Восточная, Южная Африка
 Pardosa marchei Simon, 1890 — Марианские острова
 Pardosa marialuisae Dondale & Redner, 1984 — от Мексики до Гондураса
 Pardosa martensi Buchar, 1978 — Непал
 Pardosa martinii (Pavesi, 1883) — Эфиопия
 Pardosa masareyi Mello-Leitao, 1939 — Эквадор
 Pardosa masurae Esyunin & Efimik, 1998 — Россия
 Pardosa mayana Dondale & Redner, 1984 — от Мексики до Коста-Рики
 Pardosa medialis Banks, 1898 — Мексика
 Pardosa mendicans (Simon, 1882) — Йемен
 Pardosa mercurialis Montgomery, 1904 — США
 Pardosa messingerae (Strand, 1916) — Западная, Центральная, Восточная Африка
 Pardosa metlakatla Emerton, 1917 — США, Канада, Аляска
 Pardosa mikhailovi Ballarin et al., 2012 — Казахстан
 Pardosa milvina (Hentz, 1844) — США, Канада
 Pardosa minuta Tikader & Malhotra, 1976 — Индия, Бангладеш
 Pardosa mionebulosa Yin et al., 1997 — Китай
 Pardosa miquanensis Yin et al., 1995 — Китай
 Pardosa mira Caporiacco, 1941 — Эфиопия
 Pardosa mixta (Kulczynski, 1887) — Европа, Турция
 Pardosa modica (Blackwall, 1846) — США, Канада
 Pardosa moesta Banks, 1892 — США, Канада, Аляска
 Pardosa mongolica Kulczynski, 1901 — Россия, Таджикистан, Непал, Монголия, Китай
 Pardosa montgomeryi Gertsch, 1934 — США, Мексика
 Pardosa monticola (Clerck, 1757) — Палеарктика
 Pardosa monticola ambigua Simon, 1937 — Франция
 Pardosa monticola minima Simon, 1876 — Франция
 Pardosa monticola pseudosaltuaria Simon, 1937 — Франция
 Pardosa mordagica Tang, Urita & Song, 1995 — Китай
 Pardosa morosa (L. Koch, 1870) — Европа до Центральной Азии
 Pardosa mtugensis (Strand, 1908) — Северная Африка
 Pardosa mubalea Roewer, 1959 — Конго
 Pardosa mukundi Tikader & Malhotra, 1980 — Индия
 Pardosa mulaiki Gertsch, 1934 — США, Канада
 Pardosa multidontata Qu, Peng & Yin, 2010 — Китай
 Pardosa multivaga Simon, 1880 — Китай
 Pardosa muzafari Ghafoor & Alvi, 2007 — Пакистан
 Pardosa muzkolica Kononenko, 1978 — Таджикистан
 Pardosa mysorensis (Tikader & Mukerji, 1971) — Индия
 Pardosa naevia (L. Koch, 1875) — Египет, Эфиопия
 Pardosa naevioides (Strand, 1916) — Намибия
 Pardosa nanica Mello-Leitao, 1941 — Аргентина
 Pardosa nanyuensis Yin et al., 1995 — Китай
 Pardosa narymica Savelyeva, 1972 — Казахстан
 Pardosa nebulosa (Thorell, 1872) — Палеарктика
 Pardosa nebulosa orientalis (Kroneberg, 1875) — Россия, Грузия
 Pardosa nenilini Marusik, 1995 — Россия, Казахстан, Монголия
 Pardosa nesiotis (Thorell, 1878) — Суматра, Амбон
 Pardosa nigra (C. L. Koch, 1834) — Палеарктика
 Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) — Европа
 Pardosa ninigoriensis Mcheidze, 1997 — Грузия
 Pardosa nojimai Tanaka, 1998 — Япония
 Pardosa nordicolens Chamberlin & Ivie, 1947 — Канада, Аляска, Россия
 Pardosa nostrorum Alderweireldt & Jocque, 1992 — Мозамбик, Южная Африка
 Pardosa novitatis (Strand, 1906) — Эфиопия
 Pardosa obscuripes Simon, 1909 — Марокко
 Pardosa observans (O. P.-Cambridge, 1876) — Египет
 Pardosa occidentalis Simon, 1881 — Португалия, Франция, Сардиния
 Pardosa odenwalli Sternbergs, 1979 — Россия
 Pardosa oksalai Marusik, Hippa & Koponen, 1996 — Россия
 Pardosa oljunae Lobanova, 1978 — Россия
 Pardosa olympica Tongiorgi, 1966 — Греция
 Pardosa oncka Lawrence, 1927 — Африка
 Pardosa ontariensis Gertsch, 1933 — США, Канада
 Pardosa orcchaensis Gajbe, 2004 — Индия
 Pardosa orealis Buchar, 1984 — Непал
 Pardosa oreophila Simon, 1937 — Центральная, Южная Европа
 Pardosa oriens (Chamberlin, 1924) — Китай, Япония, Окинава
 Pardosa orophila Gertsch, 1933 — США, Мексика
 Pardosa orthodox Chamberlin, 1924 — США, Мексика
 Pardosa ourayensis Gertsch, 1933 — США
 Pardosa ovambica Roewer, 1959 — Намибия
 Pardosa ovtchinnikovi Ballarin et al., 2012 — Центральная Азия
 Pardosa pacata Fox, 1937 — Гонконг
 Pardosa pahalanga Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Pardosa paleata Alderweireldt & Jocque, 1992 — Ливия
 Pardosa palliclava (Strand, 1907) — Шри-Ланка
 Pardosa paludicola (Clerck, 1757) — Палеарктика
 Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) — Голарктика
 Pardosa palustris islandica (Strand, 1906) — Исландия
 Pardosa pantinii Ballarin et al., 2012 — Таджикистан
 Pardosa papilionaca Chen & Song, 2003 — Китай
 Pardosa paracolchica Zyuzin & Logunov, 2000 — Россия, Азербайджан
 Pardosa paralapponica Schenkel, 1963 — Монголия, Китай
 Pardosa paramushirensis (Nakatsudi, 1937) — Курильские Острова, Япония
 Pardosa paratesquorum Schenkel, 1963 — Россия, Монголия, Китай
 Pardosa partita Simon, 1885 — Индия
 Pardosa parvula Banks, 1904 — США
 Pardosa passibilis (O. P.-Cambridge, 1885) — Киргизия
 Pardosa patapatensis Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Pardosa pauxilla Montgomery, 1904 — США
 Pardosa pedia Dondale, 2007 — Канада
 Pardosa persica Marusik, Ballarin & Omelko, 2012 — Иран
 Pardosa pertinax von Helversen, 2000 — Греция
 Pardosa petrunkevitchi Gertsch, 1934 — Мексика
 Pardosa pexa Hickman, 1944 — Южная Австралия
 Pardosa pinangensis (Thorell, 1890) — Малайзия, Суматра
 Pardosa pirkuliensis Zyuzin & Logunov, 2000 — Азербайджан
 Pardosa plagula F. O. P.-Cambridge, 1902 — Мексика
 Pardosa plumipedata (Roewer, 1951) — Аргентина
 Pardosa plumipes (Thorell, 1875) — Палеарктика
 Pardosa podhorskii (Kulczynski, 1907) — Канада, Аляска, Россия
 Pardosa poecila (Herman, 1879) — Венгрия
 Pardosa pontica (Thorell, 1875) — Восточная Европа до Центральной Азии
 Pardosa portoricensis Banks, 1901 — Пуэрто-Рико, Виргинские Острова, Антигуа
 Pardosa potamophila Lawrence, 1927 — Намибия
 Pardosa praepes Simon, 1886 — Сенегал
 Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) — Европа, Россия
 Pardosa prativaga scoparia Simon, 1937 — Франция
 Pardosa procurva Yu & Song, 1988 — Китай, Тайвань
 Pardosa profuga (Herman, 1879) — Венгрия
 Pardosa prolifica F. O. P.-Cambridge, 1902 — от Мексики до Панамы
 Pardosa proxima (C. L. Koch, 1847) — Палеарктика, Канарские Острова, Азорские острова
 Pardosa proxima annulatoides (Strand, 1915) — Израиль
 Pardosa proxima antoni (Strand, 1915) — Израиль
 Pardosa proxima poetica Simon, 1876 — Португалия, Испания, Франция
 Pardosa psammodes (Thorell, 1887) — Мьянма
 Pardosa pseudoannulata (Bosenberg & Strand, 1906) — от Пакистана до Японии, Филиппины, Ява
 Pardosa pseudochapini Peng, 2011 — Китай
 Pardosa pseudokaragonis (Strand, 1913) — Центральная Африка
 Pardosa pseudolapponica Marusik, 1995 — Казахстан
 Pardosa pseudomixta Marusik & Fritzen, 2009 — Китай
 Pardosa pseudostrigillata Tongiorgi, 1966 — Австрия, Италия, Словения
 Pardosa pseudotorrentum Miller & Buchar, 1972 — Афганистан
 Pardosa pullata (Clerck, 1757) — Европа, Россия, Центральная Азия
 Pardosa pullata jugorum Simon, 1937 — Франция
 Pardosa pumilio Roewer, 1959 — Эфиопия
 Pardosa pusiola (Thorell, 1891) — от Индии до Китая и Явы
 Pardosa pyrenaica Kronestedt, 2007 — Франция, Андорра, Испания
 Pardosa qingzangensis Hu, 2001 — Китай
 Pardosa qinhaiensis Yin et al., 1995 — Китай
 Pardosa qionghuai Yin et al., 1995 — Китай
 Pardosa rabulana (Thorell, 1890) — Малайзия, Суматра, Ява
 Pardosa rainieriana Lowrie & Dondale, 1981 — США, Канада
 Pardosa ramulosa (McCook, 1894) — США, Мексика
 Pardosa ranjani Gajbe, 2004 — Индия
 Pardosa rara (Keyserling, 1891) — Бразилия
 Pardosa rascheri (Dahl, 1908) — Архипелаг Бисмарка
 Pardosa rhenockensis (Tikader, 1970) — Индия
 Pardosa rhombisepta Roewer, 1960 — Афганистан
 Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) — Палеарктика
 Pardosa riveti Berland, 1913 — Эквадор
 Pardosa roeweri Schenkel, 1963 — Китай
 Pardosa roscai (Roewer, 1951) — Болгария, Румыния, Турция
 Pardosa royi Biswas & Raychaudhuri, 2003 — Бангладеш
 Pardosa ruanda (Strand, 1913) — Руанда
 Pardosa rudis Yin et al., 1995 — Китай
 Pardosa rugegensis (Strand, 1913) — Центральная Африка
 Pardosa sagei Gertsch & Wallace, 1937 — Панама
 Pardosa saltans Topfer-Hofmann, 2000 — Европа, Турция
 Pardosa saltonia Dondale & Redner, 1984 — США, Мексика
 Pardosa saltuaria (L. Koch, 1870) — Центральная Европа до Казахстана
 Pardosa saltuarides (Strand, 1908) — Эфиопия
 Pardosa sangzhiensis Yin et al., 1995 — Китай
 Pardosa sanmenensis Yu & Song, 1988 — Китай
 Pardosa santamaria Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Pardosa saturatior Simon, 1937 — Центральная Европа
 Pardosa saxatilis (Hentz, 1844) — США, Канада
 Pardosa schenkeli Lessert, 1904 — Палеарктика
 Pardosa schreineri Purcell, 1903 — Южная Африка
 Pardosa schubotzi (Strand, 1913) — Центральная, Восточная Африка
 Pardosa selengensis (Odenwall, 1901) — Россия, Монголия
 Pardosa semicana Simon, 1885 — Шри-Ланка, Малайзия, Китай
 Pardosa septentrionalis (Западнаяring, 1861) — Северная Палеарктика
 Pardosa serena (L. Koch, 1875) — Египет
 Pardosa shuangjiangensis Yin et al., 1997 — Китай
 Pardosa shugangensis Yin, Bao & Peng, 1997 — Китай
 Pardosa shyamae (Tikader, 1970) — Индия, Бангладеш, Китай
 Pardosa sibiniformis Tang, Urita & Song, 1995 — Китай
 Pardosa sichuanensis Yu & Song, 1991 — Китай
 Pardosa sierra Banks, 1898 — Мексика
 Pardosa silvarum Hu, 2001 — Китай
 Pardosa sinensis Yin et al., 1995 — Китай
 Pardosa sinistra (Thorell, 1877) — США, Канада
 Pardosa soccata Yu & Song, 1988 — Китай
 Pardosa socorroensis Jimenez, 1991 — Мексика
 Pardosa sodalis Holm, 1970 — Канада, Аляска, Россия
 Pardosa songosa Tikader & Malhotra, 1976 — Индия, Бангладеш, Китай
 Pardosa sordidata (Thorell, 1875) — Палеарктика
 Pardosa sordidecolorata (Strand, 1906) — Эфиопия
 Pardosa sowerbyi Hogg, 1912 — Китай
 Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) — Европа, Россия
 Pardosa stellata (O. P.-Cambridge, 1885) — Центральная Азия
 Pardosa sternalis (Thorell, 1877) — Северная Америка
 Pardosa steva Lowrie & Gertsch, 1955 — Северная Америка
 Pardosa straeleni Roewer, 1959 — Конго
 Pardosa strandembriki Caporiacco, 1949 — Эфиопия
 Pardosa strena Yu & Song, 1988 — Китай
 Pardosa strigata Yu & Song, 1988 — Китай
 Pardosa strix (Holmberg, 1876) — Аргентина
 Pardosa subalpina Schenkel, 1918 — Швейцария
 Pardosa subanchoroides Wang & Song, 1993 — Китай
 Pardosa subproximella (Strand, 1906) — Эфиопия
 Pardosa subsordidatula (Strand, 1915) — Израиль
 Pardosa suchismitae Majumder, 2004 — Индия
 Pardosa sumatrana (Thorell, 1890) — Индия, от Китая до Филиппин, Сулавеси
 Pardosa sura Chamberlin & Ivie, 1941 — США, Мексика
 Pardosa sutherlandi (Gravely, 1924) — Индия, Непал
 Pardosa suwai Tanaka, 1985 — Россия, Китай, Япония
 Pardosa svatoni Marusik, Nadolny & Omelko, 2013 — Казахстан
 Pardosa taczanowskii (Thorell, 1875) — Россия, Монголия, Китай
 Pardosa takahashii (Saito, 1936) — Китай, Тайвань, Япония, Окинава
 Pardosa tangana Roewer, 1959 — Танзания
 Pardosa tappaensis Gajbe, 2004 — Индия
 Pardosa tasevi Buchar, 1968 — Восточная Европа, Россия, Турция, Азербайджан
 Pardosa tatarica (Thorell, 1875) — Палеарктика
 Pardosa tatarica ligurica Simon, 1937 — Италия
 Pardosa tatarica saturiator Caporiacco, 1948 — Греция
 Pardosa tenera Thorell, 1899 — Камерун
 Pardosa tenuipes L. Koch, 1882 — Балеарские острова
 Pardosa tesquorum (Odenwall, 1901) — Россия, Монголия, Китай, США, Канада, Аляска
 Pardosa tesquorumoides Song & Yu, 1990 — Китай
 Pardosa tetonensis Gertsch, 1933 — США
 Pardosa thalassia (Thorell, 1891) — Никобарские острова
 Pardosa thompsoni Alderweireldt & Jocque, 1992 — Восточная Африка
 Pardosa thorelli (Collett, 1876) — Норвегия
 Pardosa tikaderi Arora & Monga, 1994 — Индия
 Pardosa timidula (Roewer, 1951) — Йемен, Шри-Ланка, Пакистан
 Pardosa torrentum Simon, 1876 — Европа, Грузия
 Pardosa torrentum integra Denis, 1950 — Франция
 Pardosa trailli (O. P.-Cambridge, 1873) — Британия, Скандинавия
 Pardosa tricuspidata Tullgren, 1905 — Аргентина
 Pardosa tridentis Caporiacco, 1935 — Индия, Непал, Кашмир
 Pardosa trifoveata (Strand, 1907) — Китай
 Pardosa tristicella (Roewer, 1951) — Колумбия
 Pardosa tristiculella (Roewer, 1951) — Мьянма
 Pardosa trottai Ballarin et al., 2012 — Киргизия
 Pardosa tschekiangiensis Schenkel, 1963 — Китай
 Pardosa tumida Barnes, 1959 — Мексика
 Pardosa tuoba Chamberlin, 1919 — США
 Pardosa turkestanica (Roewer, 1951) — Россия, Центральная Азия
 Pardosa tyshchenkoi Zyuzin & Marusik, 1989 — Россия
 Pardosa uiensis Esyunin, 1996 — Россия
 Pardosa uintana Gertsch, 1933 — США, Канада, Аляска
 Pardosa umtalica Purcell, 1903 — Южная Африка
 Pardosa uncata (Thorell, 1877) — США
 Pardosa uncifera Schenkel, 1963 — Россия, Китай, Корея
 Pardosa unciferodies Qu, Peng & Yin, 2010 — Китай
 Pardosa unguifera F. O. P.-Cambridge, 1902 — Мексика, Гватемала
 Pardosa upembensis (Roewer, 1959) — Конго
 Pardosa utahensis Chamberlin, 1919 — США
 Pardosa vadosa Barnes, 1959 — США, Мексика
 Pardosa vagula (Thorell, 1890) — Суматра, Ментавай, Симёлуэ, Ява
 Pardosa valens Barnes, 1959 — США, Мексика
 Pardosa valida Banks, 1893 — Сьерра-Леоне, Конго
 Pardosa vancouveri Emerton, 1917 — США, Канада
 Pardosa vatovae Caporiacco, 1940 — Эфиопия
 Pardosa verticillifer (Strand, 1906) — Эфиопия
 Pardosa vindex (O. P.-Cambridge, 1885) — Яркенд
 Pardosa vindicata (O. P.-Cambridge, 1885) — Яркенд, Каракорум
 Pardosa vinsoni (Roewer, 1951) — Мадагаскар
 Pardosa virgata Kulczynski, 1901 — Монголия
 Pardosa vittata (Keyserling, 1863) — Европа до Грузии
 Pardosa vlijmi den Hollander & Dijkstra, 1974 — Франция
 Pardosa vogelae Kronestedt, 1993 — США
 Pardosa v-signata Soares & Camargo, 1948 — Бразилия
 Pardosa vulvitecta Schenkel, 1936 — Китай
 Pardosa wagleri (Hahn, 1822) — Палеарктика
 Pardosa wagleri atra (Giebel, 1869) — Европа
 Pardosa warayensis Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Pardosa wasatchensis Gertsch, 1933 — США
 Pardosa wuyiensis Yu & Song, 1988 — Китай
 Pardosa wyuta Gertsch, 1934 — США, Канада
 Pardosa xerampelina (Keyserling, 1877) — США, Канада, Аляска
 Pardosa xerophila Vogel, 1964 — США, Мексика
 Pardosa xinjiangensis Hu & Wu, 1989 — Китай
 Pardosa yadongensis Hu & Li, 1987 — Китай
 Pardosa yaginumai Tanaka, 1977 — Япония
 Pardosa yamanoi Tanaka & Suwa, 1986 — Япония
 Pardosa yavapa Chamberlin, 1925 — США
 Pardosa yongduensis Kim & Chae, 2012 — Корея
 Pardosa zhangi Song & Haupt, 1995 — Китай
 Pardosa zhui Yu & Song, 1988 — Китай
 Pardosa zionis Chamberlin & Ivie, 1942 — США, Мексика
 Pardosa zonsteini Ballarin et al., 2012 — Центральная Азия
 Pardosa zorimorpha (Strand, 1907) — Мадагаскар
 Pardosa zuojiani Song & Haupt, 1995 — Китай
 Pardosa zyuzini Kronestedt & Marusik, 2011 — Россия, Монголия

Pardosella 
Pardosella Caporiacco, 1939
 Pardosella delesserti Caporiacco, 1939 — Эфиопия
 Pardosella maculata Caporiacco, 1941 — Эфиопия
 Pardosella massaiensis Roewer, 1959 — Танзания
 Pardosella tabora Roewer, 1959 — Танзания
 Pardosella zavattarii Caporiacco, 1939 — Эфиопия

Passiena 
Passiena Thorell, 1890
 Passiena albipalpis Roewer, 1959 — Камерун
 Passiena auberti (Simon, 1898) — Южная Африка
 Passiena spinicrus Thorell, 1890 — Малайзия, Борнео
 Passiena torbjoerni Lehtinen, 2005 — Таиланд

Pavocosa 
Pavocosa Roewer, 1960
 Pavocosa feisica (Strand, 1915) — Каролинские острова
 Pavocosa gallopavo (Mello-Leitao, 1941) — Аргентина
 Pavocosa herteli (Mello-Leitao, 1947) — Бразилия
 Pavocosa langei (Mello-Leitao, 1947) — Бразилия
 Pavocosa siamensis (Giebel, 1863) — Таиланд

Phonophilus 
Phonophilus Ehrenberg, 1831
 Phonophilus portentosus Ehrenberg, 1831 — Ливия

Pirata 
Pirata Sundevall, 1833
 Pirata abalosi (Mello-Leitao, 1942) — Аргентина
 Pirata affinis Roewer, 1960 — Конго
 Pirata africana (Roewer, 1960) — Намибия
 Pirata alachuus Gertsch & Wallace, 1935 — США
 Pirata albicomaculatus Franganillo, 1913 — Испания
 Pirata allapahae Gertsch, 1940 — США
 Pirata apalacheus Gertsch, 1940 — США
 Pirata aspirans Chamberlin, 1904 — США, Канада
 Pirata brevipes (Banks, 1893) — Конго
 Pirata browni Gertsch & Davis, 1940 — Мексика
 Pirata bryantae Kurata, 1944 — Канада, Аляска
 Pirata cereipes (L. Koch, 1878) — Центральная Азия
 Pirata chamberlini (Lessert, 1927) — Конго, Восточная Африка
 Pirata coreanus Paik, 1991 — Корея
 Pirata davisi Wallace & Exline, 1978 — США, Мексика
 Pirata digitatus Tso & Chen, 2004 — Тайвань
 Pirata felix O. P.-Cambridge, 1898 — Мексика
 Pirata hiteorum Wallace & Exline, 1978 — США
 Pirata indigenus Wallace & Exline, 1978 — США
 Pirata iviei Wallace & Exline, 1978 — США
 Pirata mayaca Gertsch, 1940 — США, Багамы, Куба
 Pirata molensis (Strand, 1908) — Эфиопия
 Pirata montanoides Banks, 1892 — США
 Pirata montanus Emerton, 1885 — США, Канада, Россия
 Pirata nanatus Gertsch, 1940 — США
 Pirata niokolona Roewer, 1961 — Сенегал
 Pirata pagicola Chamberlin, 1925 — от Мексики до Панамы
 Pirata pallipes (Blackwall, 1857) — Алжир
 Pirata piratellus (Strand, 1907) — Япония
 Pirata piraticus (Clerck, 1757) — Голарктика
 Pirata piratimorphus (Strand, 1908) — США
 Pirata piscatorius (Clerck, 1757) — Палеарктика
 Pirata praedo Kulczynski, 1885 — Россия, Япония, США, Канада
 Pirata proximus O. P.-Cambridge, 1876 — Египет
 Pirata rubicundicoloratus (Strand, 1906) — Алжир
 Pirata sagitta (Mello-Leitao, 1941) — Аргентина
 Pirata sedentarius Montgomery, 1904 — Северная Америка, Большие Антильские острова
 Pirata seminolus Gertsch & Wallace, 1935 — США
 Pirata soukupi (Mello-Leitao, 1942) — Перу
 Pirata spatulatus Chai, 1985 — Китай
 Pirata spiniger (Simon, 1898) — США
 Pirata subannulipes (Strand, 1906) — Эфиопия
 Pirata subniger Franganillo, 1913 — Испания
 Pirata subpiraticus (Bosenberg & Strand, 1906) — Россия, Корея, Китай, Япония, Ява, Филиппины
 Pirata suwaneus Gertsch, 1940 — США, Багамы
 Pirata sylvanus Chamberlin & Ivie, 1944 — США
 Pirata taurirtensis (Schenkel, 1937) — Марокко
 Pirata tenuitarsis Simon, 1876 — от Европы до Монголии
 Pirata timidus (Lucas, 1846) — Алжир
 Pirata trepidus Roewer, 1960 — Намибия
 Pirata triens Wallace & Exline, 1978 — США
 Pirata turrialbicus Wallace & Exline, 1978 — Коста-Рика, Панама, Куба
 Pirata uliginosus (Thorell, 1856) — Европа, Россия
 Pirata velox Keyserling, 1891 — Бразилия
 Pirata veracruzae Gertsch & Davis, 1940 — Мексика
 Pirata welakae Wallace & Exline, 1978 — США
 Pirata werneri (Roewer, 1960) — Марокко
 Pirata zavattarii (Caporiacco, 1941) — Эфиопия

Piratula 
Piratula Roewer, 1960
 Piratula borea (Tanaka, 1974) — Россия, Китай, Япония
 Piratula canadensis (Dondale & Redner, 1981) — Россия, Канада
 Piratula cantralli (Wallace & Exline, 1978) — США, Канада
 Piratula clercki (Bosenberg & Strand, 1906) — Китай, Корея, Тайвань, Япония
 Piratula denticulata (Liu, 1987) — Россия, Китай, Тайвань
 Piratula gigantea (Gertsch, 1934) — США
 Piratula hiroshii (Tanaka, 1986) — Япония
 Piratula hokkaidensis (Tanaka, 2003) — Япония
 Piratula hurkai (Buchar, 1966) — Украина, Россия, Грузия, Абхазия
 Piratula hygrophila (Thorell, 1872) — Палеарктика
 Piratula insularis (Emerton, 1885) — Голарктика
 Piratula iriomotensis (Tanaka, 1989) — Острова Рюкю
 Piratula knorri (Scopoli, 1763) — Палеарктика
 Piratula latitans (Blackwall, 1841) — Европа до Азербайджана
 Piratula logunovi Omelko, Marusik & Koponen, 2011 — Россия
 Piratula longjiangensis (Yan et al., 1997) — Китай
 Piratula meridionalis (Tanaka, 1974) — Китай, Корея, Япония
 Piratula minuta (Emerton, 1885) — Северная Америка
 Piratula montigena (Liu, 1987) — Китай
 Piratula piratoides (Bosenberg & Strand, 1906) — Россия, Корея, Китай, Япония
 Piratula procurva (Bosenberg & Strand, 1906) — Китай, Корея, Япония
 Piratula serrulata (Song & Wang, 1984) — Россия, Китай
 Piratula tanakai (Brignoli, 1983) — Россия, Корея, Япония
 Piratula tenuisetacea (Chai, 1987) — Китай
 Piratula yaginumai (Tanaka, 1974) — Россия, Китай, Корея, Япония
 Piratula yesoensis (Tanaka, 1985) — Япония

Proevippa 
Proevippa Purcell, 1903
 Proevippa albiventris (Simon, 1898) — Намибия, Южная Африка
 Proevippa biampliata (Purcell, 1903) — Южная Африка
 Proevippa bruneipes (Purcell, 1903) — Южная Африка
 Proevippa dregei (Purcell, 1903) — Южная Африка
 Proevippa eberlanzi (Roewer, 1959) — Намибия
 Proevippa fascicularis (Purcell, 1903) — Южная Африка
 Proevippa hirsuta (Russell-Smith, 1981) — Южная Африка
 Proevippa lightfooti Purcell, 1903 — Южная Африка
 Proevippa schreineri (Purcell, 1903) — Южная Африка
 Proevippa unicolor (Roewer, 1960) — Конго
 Proevippa wanlessi (Russell-Smith, 1981) — Южная Африка

Prolycosides 
Prolycosides Mello-Leitao, 1942
 Prolycosides amblygyna (Mello-Leitao, 1942) — Аргентина

Pseudevippa 
Pseudevippa Simon, 1910
 Pseudevippa cana Simon, 1910 — Намибия

Pterartoria 
Pterartoria Purcell, 1903
 Pterartoria arbuscula (Purcell, 1903) — Южная Африка
 Pterartoria fissivittata Purcell, 1903 — Южная Африка
 Pterartoria flavolimbata Purcell, 1903 — Южная Африка
 Pterartoria masarangi (Merian, 1911) — Сулавеси
 Pterartoria polysticta Purcell, 1903 — Южная Африка

Pterartoriola 
Pterartoriola Roewer, 1959
 Pterartoriola caldaria (Purcell, 1903) — Южная Африка
 Pterartoriola lativittata (Purcell, 1903) — Южная Африка
 Pterartoriola lompobattangi (Merian, 1911) — Сулавеси
 Pterartoriola sagae (Purcell, 1903) — Южная Африка
 Pterartoriola subcrucifera (Purcell, 1903) — Южная Африка

Pyrenecosa 
Pyrenecosa Marusik, Azarkina & Koponen, 2004
 Pyrenecosa pyrenaea (Simon, 1876) — Франция
 Pyrenecosa rupicola (Dufour, 1821) — Испания, Франция, Швейцария
 Pyrenecosa spinosa (Denis, 1938) — Андорра

Rabidosa 
Rabidosa Roewer, 1960
 Rabidosa carrana (Bryant, 1934) — США
 Rabidosa hentzi (Banks, 1904) — США
 Rabidosa punctulata (Hentz, 1844) — США
 Rabidosa rabida (Walckenaer, 1837) — Северная Америка
 Rabidosa santrita (Chamberlin & Ivie, 1942) — США

Satta 
Satta Lehtinen & Hippa, 1979
 Satta cannibalorum Lehtinen & Hippa, 1979 — Новая Гвинея

Schizocosa 
Schizocosa Chamberlin, 1904
 Schizocosa altamontis (Chamberlin, 1916) — Перу
 Schizocosa arua (Strand, 1911) — Ару
 Schizocosa astuta (Roewer, 1959) — Танзания
 Schizocosa aulonia Dondale, 1969 — США
 Schizocosa avida (Walckenaer, 1837) — Северная Америка
 Schizocosa bilineata (Emerton, 1885) — США, Канада
 Schizocosa cecili (Pocock, 1901) — Зимбабве
 Schizocosa ceratiola (Gertsch & Wallace, 1935) — США
 Schizocosa cespitum Dondale & Redner, 1978 — Канада
 Schizocosa chelifasciata (Mello-Leitao, 1943) — Бразилия
 Schizocosa chiricahua Dondale & Redner, 1978 — США
 Schizocosa communis (Emerton, 1885) — США, Канада
 Schizocosa concolor (Caporiacco, 1935) — Каракорум
 Schizocosa conspicua (Roewer, 1959) — Руанда
 Schizocosa cotabatoana Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Schizocosa crassipalpata Roewer, 1951 — США, Канада
 Schizocosa crassipes (Walckenaer, 1837) — США
 Schizocosa darlingi (Pocock, 1898) — Южная Африка
 Schizocosa duplex Chamberlin, 1925 — США
 Schizocosa ehni (Lessert, 1933) — Ангола
 Schizocosa floridana Bryant, 1934 — США
 Schizocosa fragilis (Thorell, 1890) — Суматра
 Schizocosa hebes (O. P.-Cambridge, 1885) — Яркенд
 Schizocosa hewitti (Lessert, 1915) — Восточная Африка
 Schizocosa humilis (Banks, 1892) — США, Канада
 Schizocosa incerta (Bryant, 1934) — США
 Schizocosa interjecta (Roewer, 1959) — Танзания
 Schizocosa malitiosa (Tullgren, 1905) — Боливия, Аргентина, Уругвай
 Schizocosa maxima Dondale & Redner, 1978 — США
 Schizocosa mccooki (Montgomery, 1904) — Северная Америка
 Schizocosa mimula (Gertsch, 1934) — США, Мексика
 Schizocosa minahassae (Merian, 1911) — Сулавеси
 Schizocosa minnesotensis (Gertsch, 1934) — США, Канада
 Schizocosa minor (Lessert, 1926) — Восточная Африка
 Schizocosa obscoena (Rainbow, 1899) — Новые Гебриды
 Schizocosa ocreata (Hentz, 1844) — Северная Америка
 Schizocosa parricida (Karsch, 1881) — Китай
 Schizocosa perplexa Bryant, 1936 — США
 Schizocosa pilipes (Karsch, 1879) — Западная, Центральная Африка
 Schizocosa proletaria (Tullgren, 1905) — Боливия, Аргентина
 Schizocosa puebla Chamberlin, 1925 — США
 Schizocosa retrorsa (Banks, 1911) — США, Мексика
 Schizocosa rovneri Uetz & Dondale, 1979 — США
 Schizocosa rubiginea (O. P.-Cambridge, 1885) — Яркенд
 Schizocosa salara (Roewer, 1960) — Афганистан
 Schizocosa salsa Barnes, 1953 — США
 Schizocosa saltatrix (Hentz, 1844) — Северная Америка
 Schizocosa segregata Gertsch & Wallace, 1937 — США
 Schizocosa semiargentea (Simon, 1898) — Перу
 Schizocosa serranoi (Mello-Leitao, 1941) — Бразилия, Аргентина
 Schizocosa stridulans Stratton, 1984 — США
 Schizocosa subpersonata (Simon, 1910) — Намибия
 Schizocosa tamae (Gertsch & Davis, 1940) — Мексика
 Schizocosa tenera (Karsch, 1879) — Западная, Центральная Африка
 Schizocosa tristani (Banks, 1909) — Коста-Рика, Панама
 Schizocosa uetzi Stratton, 1997 — США
 Schizocosa venusta (Roewer, 1959) — Танзания
 Schizocosa vulpecula (L. Koch, 1865) — Остров Уоллис

Shapna 
Shapna Hippa & Lehtinen, 1983
 Shapna pluvialis Hippa & Lehtinen, 1983 — Индия

Sibirocosa 
Sibirocosa Marusik, Azarkina & Koponen, 2004
 Sibirocosa alpina Marusik, Azarkina & Koponen, 2004 — Казахстан, Киргизия, Китай
 Sibirocosa kolymensis Marusik, Azarkina & Koponen, 2004 — Россия
 Sibirocosa koponeni Omelko & Marusik, 2013 — Россия
 Sibirocosa manchurica Marusik, Azarkina & Koponen, 2004 — Россия
 Sibirocosa nadolnyi Omelko & Marusik, 2013 — Россия
 Sibirocosa sibirica (Kulczynski, 1908) — Россия
 Sibirocosa subsolana (Kulczynski, 1907) — Россия
 Sibirocosa trilikauskasi Omelko & Marusik, 2013 — Россия

Sosippus 
Sosippus Simon, 1888
 Sosippus agalenoides Banks, 1909 — от Мексики до Коста-Рики
 Sosippus californicus Simon, 1898 — США, Мексика
 Sosippus floridanus Simon, 1898 — США
 Sosippus janus Brady, 1972 — США
 Sosippus mexicanus Simon, 1888 — Мексика, Гватемала
 Sosippus michoacanus Brady, 1962 — Мексика
 Sosippus mimus Chamberlin, 1924 — США
 Sosippus placidus Brady, 1972 — США
 Sosippus plutonus Brady, 1962 — Мексика
 Sosippus texanus Brady, 1962 — США

Syroloma 
Syroloma Simon, 1900
 Syroloma major Simon, 1900 — Гавайи
 Syroloma minor Simon, 1900 — Гавайи

Tapetosa 
Tapetosa Framenau et al., 2009
 Tapetosa darwini Framenau et al., 2009 — Западная Австралия

Tasmanicosa 
Tasmanicosa Roewer, 1959
 Tasmanicosa tasmanica (Hogg, 1905) — Тасмания

Tetralycosa 
Tetralycosa Roewer, 1960
 Tetralycosa alteripa (McKay, 1976) — Западная Австралия
 Tetralycosa arabanae Framenau, Gotch & Austin, 2006 — Южная Австралия
 Tetralycosa eyrei (Hickman, 1944) — Южная Австралия, Виктория
 Tetralycosa oraria (L. Koch, 1876) — Южная Австралия, Тасмания

Tigrosa 
Tigrosa Brady, 2012
 Tigrosa annexa (Chamberlin & Ivie, 1944) — США
 Tigrosa aspersa (Hentz, 1844) — США, Канада
 Tigrosa georgicola (Walckenaer, 1837) — США
 Tigrosa grandis (Banks, 1894) — США
 Tigrosa helluo (Walckenaer, 1837) — США, Канада

Trabea 
Trabea Simon, 1876
 Trabea bipunctata (Roewer, 1959) — Конго, Руанда, Малави, Эфиопия
 Trabea cazorla Snazell, 1983 — Испания, Марокко, Алжир
 Trabea heteroculata Strand, 1913 — Руанда, Танзания, Кения
 Trabea natalensis Russell-Smith, 1982 — Южная Африка
 Trabea nigriceps Purcell, 1903 — Южная Африка
 Trabea nigristernis Alderweireldt, 1999 — Малави
 Trabea ornatipalpis Russell-Smith, 1982 — Южная Африка
 Trabea paradoxa Simon, 1876 — Южная Европа, Турция
 Trabea purcelli Roewer, 1951 — Южная Африка
 Trabea rubriceps Lawrence, 1952 — Южная Африка
 Trabea setula Alderweireldt, 1999 — Малави
 Trabea unicolor Purcell, 1903 — Южная Африка
 Trabea varia Purcell, 1903 — Южная Африка

Trabeops 
Trabeops Roewer, 1959
 Trabeops aurantiacus (Emerton, 1885) — США, Канада

Trebacosa 
Trebacosa Dondale & Redner, 1981
 Trebacosa brunhesi Villepoux, 2007 — Франция
 Trebacosa europaea Szinetar & Kancsal, 2007 — Венгрия
 Trebacosa marxi (Stone, 1890) — США, Канада

Tricassa 
Tricassa Simon, 1910
 Tricassa deserticola Simon, 1910 — Намибия, Южная Африка
 Tricassa madagascariensis Jocque & Alderweireldt, 2001 — Мадагаскар

Trochosa 
Trochosa C. L. Koch, 1847
 Trochosa abdita (Gertsch, 1934) — США
 Trochosa adjacens O. P.-Cambridge, 1885 — Яркенд
 Trochosa albifrons (Roewer, 1960) — Конго
 Trochosa albipilosa (Roewer, 1960) — Южная Африка
 Trochosa albomarginata (Roewer, 1960) — Зимбабве
 Trochosa albopunctata (Mello-Leitao, 1941) — Аргентина
 Trochosa altera (Roewer, 1955) — Иран
 Trochosa alviolai Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Trochosa annulipes L. Koch, 1875 — Ливия, Египет, Эфиопия
 Trochosa aperta (Roewer, 1960) — Намибия
 Trochosa aquatica Tanaka, 1985 — Китай, Япония
 Trochosa arctosina Caporiacco, 1947 — Венесуэла, Гайана
 Trochosa bannaensis Yin & Chen, 1995 — Китай
 Trochosa beltran (Mello-Leitao, 1942) — Аргентина
 Trochosa bukobae (Strand, 1916) — Восточная Африка
 Trochosa cachetiensis Mcheidze, 1997 — Грузия
 Trochosa canapii Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Trochosa charmina (Strand, 1916) — Камерун
 Trochosa corporaali (Reimoser, 1935) — Китай
 Trochosa dentichelis Buchar, 1997 — Бутан
 Trochosa entebbensis (Lessert, 1915) — Центральная, Восточная Африка
 Trochosa fabella (Karsch, 1879) — Западная, Центральная Африка
 Trochosa fageli Roewer, 1960 — Конго
 Trochosa garamantica (Caporiacco, 1936) — Ливия
 Trochosa gentilis (Roewer, 1960) — Камерун
 Trochosa glarea McKay, 1979 — Квинсленд
 Trochosa gravelyi Buchar, 1976 — Непал
 Trochosa guatemala Chamberlin & Ivie, 1942 — Гватемала
 Trochosa gunturensis Patel & Reddy, 1993 — Индия
 Trochosa himalayensis Tikader & Malhotra, 1980 — Индия
 Trochosa hirtipes Ponomarev, 2009 — Россия
 Trochosa hispanica Simon, 1870 — Средиземноморье до Центральной Азии
 Trochosa hoggi (Lessert, 1926) — Восточная Африка
 Trochosa hungarica Herman, 1879 — Венгрия
 Trochosa immaculata Savelyeva, 1972 — Казахстан
 Trochosa impercussa Roewer, 1955 — Иран
 Trochosa infausta (Mello-Leitao, 1941) — Аргентина
 Trochosa insignis O. P.-Cambridge, 1898 — Коста-Рика
 Trochosa intermedia (Roewer, 1960) — Зимбабве
 Trochosa iviei (Gertsch & Wallace, 1937) — Мексика
 Trochosa joshidana (Kishida, 1909) — Япония
 Trochosa kaieteurensis (Gertsch & Wallace, 1937) — Гайана
 Trochosa kalukanai (Simon, 1900) — Гавайи
 Trochosa liberiana (Roewer, 1960) — Либерия
 Trochosa longa Qu, Peng & Yin, 2010 — Китай
 Trochosa lucasi (Roewer, 1951) — Канарские Острова
 Trochosa lugubris O. P.-Cambridge, 1885 — Таджикистан
 Trochosa magdalenensis (Strand, 1914) — Колумбия
 Trochosa magna (Roewer, 1960) — Либерия
 Trochosa masumbica (Strand, 1916) — Восточная Африка
 Trochosa melloi Roewer, 1951 — Бразилия
 Trochosa menglaensis Yin, Bao & Wang, 1995 — Китай
 Trochosa minima (Roewer, 1960) — Конго, Кения
 Trochosa moluccensis Thorell, 1878 — Амбон
 Trochosa mossambicus (Roewer, 1960) — Мозамбик
 Trochosa mundamea Roewer, 1960 — Камерун, Сьерра-Леоне
 Trochosa niveopilosa (Mello-Leitao, 1938) — Аргентина
 Trochosa obscura (Roewer, 1960) — Руанда
 Trochosa ochracea (L. Koch, 1856) — Испания
 Trochosa papakula (Strand, 1911) — Молуккские острова, Новая Гвинея
 Trochosa paranaensis (Mello-Leitao, 1937) — Бразилия
 Trochosa pardaloides (Mello-Leitao, 1937) — Бразилия
 Trochosa parviguttata (Strand, 1906) — Эфиопия
 Trochosa pelengena (Roewer, 1960) — Конго
 Trochosa persica (Roewer, 1955) — Иран
 Trochosa phyllis (Hogg, 1905) — Южная Австралия
 Trochosa praetecta L. Koch, 1875 — Эфиопия
 Trochosa presumptuosa (Holmberg, 1876) — Аргентина
 Trochosa propinqua O. P.-Cambridge, 1885 — Яркенд
 Trochosa pseudofurva (Strand, 1906) — Камерун
 Trochosa punctipes (Gravely, 1924) — Индия
 Trochosa quinquefasciata Roewer, 1960 — Танзания
 Trochosa reichardtiana (Strand, 1916) — Гаити
 Trochosa reimoseri Bristowe, 1931 — Кракатау
 Trochosa robusta (Simon, 1876) — Палеарктика
 Trochosa ruandanica (Roewer, 1960) — Руанда
 Trochosa ruricola (De Geer, 1778) — Голарктика, Бермуды
 Trochosa ruricoloides Schenkel, 1963 — Китай, Тайвань
 Trochosa sanlorenziana (Petrunkevitch, 1925) — Панама
 Trochosa semoni Simon, 1896 — Ява
 Trochosa sepulchralis (Montgomery, 1902) — США
 Trochosa sericea (Simon, 1898) — Бразилия
 Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) — Палеарктика
 Trochosa suiningensis Peng et al., 1997 — Китай
 Trochosa tangerana (Roewer, 1960) — Марокко
 Trochosa tenebrosa Keyserling, 1877 — Колумбия
 Trochosa tenella Keyserling, 1877 — Колумбия
 Trochosa tenuis (Roewer, 1960) — Эфиопия
 Trochosa terricola Thorell, 1856 — Голарктика
 Trochosa unmunsanensis Paik, 1994 — Корея
 Trochosa ursina (Schenkel, 1936) — Китай
 Trochosa vulvella (Strand, 1907) — Япония
 Trochosa werneri (Roewer, 1960) — Алжир
 Trochosa wuchangensis (Schenkel, 1963) — Китай
 Trochosa wundurra McKay, 1979 — Западная Австралия

Trochosippa 
Trochosippa Roewer, 1960
 Trochosippa eberlanzi Roewer, 1960 — Намибия
 Trochosippa eugeni (Roewer, 1951) — Намибия
 Trochosippa kaswabilengae Roewer, 1960 — Конго
 Trochosippa malayana (Doleschall, 1859) — Амбон
 Trochosippa meruensis (Lessert, 1926) — Восточная Африка
 Trochosippa modesta Roewer, 1960 — Южная Африка
 Trochosippa nigerrima Roewer, 1960 — Южная Африка
 Trochosippa obscura (Mello-Leitao, 1943) — Аргентина
 Trochosippa pardosella (Strand, 1906) — Эфиопия

Tuberculosa 
Tuberculosa Framenau & Yoo, 2006
 Tuberculosa austini Framenau & Yoo, 2006 — Квинсленд
 Tuberculosa harveyi Framenau & Yoo, 2006 — Северные Территории
 Tuberculosa hoggi (Framenau & Vink, 2001) — Квинсленд
 Tuberculosa monteithi Framenau & Yoo, 2006 — Квинсленд

Varacosa 
Varacosa Chamberlin & Ivie, 1942
 Varacosa apothetica (Wallace, 1947) — США
 Varacosa avara (Keyserling, 1877) — США, Канада
 Varacosa gosiuta (Chamberlin, 1908) — США
 Varacosa hoffmannae Jimenez & Dondale, 1988 — Мексика
 Varacosa parthenus (Chamberlin, 1925) — США
 Varacosa shenandoa (Chamberlin & Ivie, 1942) — США, Канада

Venator 
Venator Hogg, 1900
 Venator marginatus Hogg, 1900 — Виктория
 Venator spenceri Hogg, 1900 — Виктория

Venatrix 
Venatrix Roewer, 1960
 Venatrix allopictiventris Framenau & Vink, 2001 — Квинсленд, Новый Южный Уэльс
 Venatrix amnicola Framenau, 2006 — Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Виктория
 Venatrix archookoora Framenau & Vink, 2001 — Квинсленд
 Venatrix arenaris (Hogg, 1905) — Австралия
 Venatrix australiensis Framenau & Vink, 2001 — Квинсленд, Новый Южный Уэльс
 Venatrix brisbanae (L. Koch, 1878) — Квинсленд, Новый Южный Уэльс
 Venatrix esposica Framenau & Vink, 2001 — Северные Территории, Южная Австралия до Тасмании
 Venatrix fontis Framenau & Vink, 2001 — Южная Австралия, Новый Южный Уэльс, Виктория
 Venatrix funesta (C. L. Koch, 1847) — Юго-Восточная Австралия, Тасмания
 Venatrix furcillata (L. Koch, 1867) — Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Виктория, Тасмания
 Venatrix hickmani Framenau & Vink, 2001 — Квинсленд, Новый Южный Уэльс
 Venatrix konei (Berland, 1924) — Австралия, Лорд-Хау, Новая Зеландия, Новая Каледония
 Venatrix koori Framenau & Vink, 2001 — Виктория
 Venatrix kosciuskoensis (McKay, 1974) — Новый Южный Уэльс, Виктория
 Venatrix lapidosa (McKay, 1974) — Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Виктория
 Venatrix magkasalubonga (Barrion & Litsinger, 1995) — Филиппины
 Venatrix mckayi Framenau & Vink, 2001 — Юго-Восточная Австралия
 Venatrix ornatula (L. Koch, 1877) — Квинсленд, Новый Южный Уэльс
 Venatrix palau Framenau, 2006 — Микронезия, Палау Islands, Квинсленд
 Venatrix penola Framenau & Vink, 2001 — Южная Австралия, Виктория
 Venatrix pictiventris (L. Koch, 1877) — Юго-Восточная Австралия, Тасмания
 Venatrix pseudospeciosa Framenau & Vink, 2001 — Юго-Восточная Австралия, Тасмания
 Venatrix pullastra (Simon, 1909) — Западная Австралия
 Venatrix roo Framenau & Vink, 2001 — Южная Австралия
 Venatrix speciosa (L. Koch, 1877) — Восточная Австралия
 Venatrix summa (McKay, 1974) — Новый Южный Уэльс
 Venatrix tinfos Framenau, 2006 — Западная Австралия

Venonia 
Venonia Thorell, 1894
 Venonia chaiwooi Yoo & Framenau, 2006 — Палау
 Venonia choiae Yoo & Framenau, 2006 — Сулавеси
 Venonia cinctipes (Simon, 1898) — Новая Гвинея, Квинсленд
 Venonia coruscans Thorell, 1894 — Малайзия, Сингапур, Борнео, Ява
 Venonia infundibulum Yoo & Framenau, 2006 — Северные Территории
 Venonia joejim Yoo & Framenau, 2006 — Палау
 Venonia kimjoopili Yoo & Framenau, 2006 — Северные Территории
 Venonia kokoda Lehtinen & Hippa, 1979 — Новая Гвинея
 Venonia micans (Simon, 1898) — Филиппины, Бали, Сулавеси
 Venonia micarioides (L. Koch, 1877) — Австралия
 Venonia milla Lehtinen & Hippa, 1979 — Новая Гвинея
 Venonia muju (Chrysanthus, 1967) — Новая Гвинея, Новая Британия
 Venonia nata Yoo & Framenau, 2006 — Квинсленд
 Venonia spirocysta Chai, 1991 — Китай, Тайвань
 Venonia sungahae Yoo & Framenau, 2006 — Северные Территории
 Venonia vilkkii Lehtinen & Hippa, 1979 — Новая Гвинея, Квинсленд

Vesubia 
Vesubia Simon, 1910
 Vesubia caduca (Karsch, 1880) — Полинезия
 Vesubia jugorum (Simon, 1881) — Италия
 Vesubia vivax (Thorell, 1875) — Россия, Туркменистан

Wadicosa 
Wadicosa Zyuzin, 1985
 Wadicosa commoventa Zyuzin, 1985 — Туркменистан
 Wadicosa daliensis Yin, Peng & Zhang, 1997 — Китай
 Wadicosa fidelis (O. P.-Cambridge, 1872) — Палеарктика, Канарские Острова
 Wadicosa okinawensis (Tanaka, 1985) — Острова Рюкю
 Wadicosa quadrifera (Gravely, 1924) — Индия, Шри-Ланка

Xerolycosa 
Xerolycosa Dahl, 1908
 Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) — Палеарктика
 Xerolycosa mongolica (Schenkel, 1963) — Россия, Китай
 Xerolycosa nemoralis (Западнаяring, 1861) — Палеарктика
 Xerolycosa sansibarina Roewer, 1960 — Занзибар

Zantheres 
Zantheres Thorell, 1887
 Zantheres gracillimus Thorell, 1887 — Мьянма

Zenonina 
Zenonina Simon, 1898
 Zenonina albocaudata Lawrence, 1952 — Южная Африка
 Zenonina fusca Caporiacco, 1941 — Эфиопия
 Zenonina mystacina Simon, 1898 — Намибия, Южная Африка
 Zenonina rehfousi Lessert, 1933 — Ангола
 Zenonina squamulata Strand, 1908 — Эфиопия
 Zenonina vestita Simon, 1898 — Эфиопия

Zoica 
Zoica Simon, 1898
 Zoica bambusicola Lehtinen & Hippa, 1979 — Таиланд
 Zoica bolubolu Lehtinen & Hippa, 1979 — Новая Гвинея
 Zoica carolinensis Framenau, Berry & Beatty, 2009 — Каролинские острова
 Zoica falcata Lehtinen & Hippa, 1979 — Борнео, Новая Гвинея
 Zoica harduarae (Biswas & Roy, 2008) — Индия
 Zoica minuta (McKay, 1979) — Западная Австралия
 Zoica oculata Buchar, 1997 — Бутан
 Zoica pacifica Framenau, Berry & Beatty, 2009 — Маршалловы Острова
 Zoica parvula (Thorell, 1895) — Шри-Ланка, Мьянма, Таиланд, Малайзия
 Zoica puellula (Simon, 1898) — Индия, Шри-Ланка
 Zoica unciformis Li, Wang & Zhang, 2013 — Китай
 Zoica wauensis Lehtinen & Hippa, 1979 — Новая Гвинея

Zyuzicosa 
Zyuzicosa Logunov, 2010
 Zyuzicosa afghana (Roewer, 1960) — Афганистан
 Zyuzicosa baisunica Logunov, 2010 — Узбекистан
 Zyuzicosa fulviventris (Kroneberg, 1875) — Узбекистан
 Zyuzicosa gigantea Logunov, 2010 — Узбекистан
 Zyuzicosa kopetdaghensis Logunov, 2012 — Туркменистан
 Zyuzicosa laetabunda (Spassky, 1941) — Таджикистан
 Zyuzicosa nenjukovi (Spassky, 1952) — Таджикистан
 Zyuzicosa nessovi Logunov, 2012 — Kyrghyzstan
 Zyuzicosa turlanica Logunov, 2010 — Казахстан, Узбекистан
 Zyuzicosa uzbekistanica Logunov, 2010 — Узбекистан

Примечания 

  (2014): The world spider catalog, version 14.5. American Museum of Natural History. 

L